Етимологі́чний словни́к — словник, який містить відомості про етимологію слів однієї мови або групи чи сім'ї споріднених мов. Великі тлумачні словники також можуть містити стислу інформацію про етимологію (істинне значення) слів.

Оскільки походження багатьох слів не може бути однозначно визначене, то етимологічні словники фіксують різноманітні точки зору і містять посилання на відповідні джерела. Іншими словами, в етимологічних словниках аналізується і дискутується етимологія поміщених в них слів.

Деякі етимологічні словники включають інформацію про групи мов і містять реконструкцію словникового запасу прамови та її контактів з іншими реконструюємими прамовами.

Історія 
Традиція складання етимологій окремих слів бере свій початок у давнині. Наприклад на древньому сході це «Нірукта» () Яськи (прибл. VI—V століття до н. е.) для санскриту, або напрям традиційної граматики арабської мови «аль-іштікак» (). У західній традиції такі зачатки етимологічних вишукувань для грецької мови припадають на IV століття до н. е. (діалог Платона «Кратил»), однак великі етимології грецького складені за алфавітом з'являються не раніше лексикографічних праць Константинопольського Патріарха Фотія I (прибл. 822—896), що стали основою для таких зводів, як «Etymologicum Genuinum» (2-га пол. IX століття), «Etymologicum Parvum» (IX століття), «Etymologicum Gudianum» (XI століття), «Etymologicum Symeonis» (1-ша пол. XII століття), «Etymologicum Magnum» (прибл. 1150 року).

Етимологічні словники в сучасному розумінні цього слова з'явилися лише наприкінці XVIII ст. Їх попередниками в XVII віці були «Етімологікум латинської мови » () Воссіуса (Амстердам, 1662 рік), «Етімологікон англійської мови» () Стефана Скіннера (Лондон, 1671 рік). Після встановлення в XIX віці законів регулярних звукових і мовних змін складання етимологічних словників стало однією з важливих задач фахівців, що працюють в області порівняльно-історичного мовознавства.

Етимологічні словники, як джерело даних для статистичних досліджень 
У квантитативній лінгвістиці висунуто припущення, що процеси росту в мові, що слідують так званому Закону Піотровського, відповідають моделям зростання в інших наукових дисциплінах. Систематична оцінка етимологічних словників, підрахунок кількості новостворюваних слів, а також кількості слів запозичених з інших мов, дають можливість для перевірки цієї гіпотези. Такі дослідження були проведені з успіхом у різних етимологічних словниках німецької мови, особливо для запозичень.

Список етимологічних словників української мови 
 Огієнко І. І. Життя слів. Етимологічно-семасіологічні нариси. [Матеріали до етимологічно-семантичного словника української мови]. // «Рідна Мова». Науково-популярний місячник: часопис. — Варшава, 1933—1939.
 Огієнко І. Етимологічно-семантичний словник української мови. — 2 вид. // «Віра й Культура». Місячник Української Богословської думки й культури: часопис. — Вінніпег, червень-липень 1964—листопад 1965.
 Іларіон, митрополит. (Проф. д-р Іван Огієнко) Етимологічно-семантичний словник української мови. У 4 томах. / Ред. і допов. Ю. Мулик-Луцик (Т. 1-3), М. Ласло-Куцюк (Т. 4). — Вінніпеґ: Волинь, 1979—1995. — 365 с. + 400 с. + 416 с. + 557 с. — (Інститут дослідів Волині, Ч. 39)
 Rudnyc'kyj J. B. An Etymological Dictionary of the Ukrainian Language. Part 1-16. — Winnipeg: Ukrainian free Acadeny of Sciences, 1962—1977. — 16 fasc.
 Rudnyc'kyj J. B. An Etymological Dictionary of the Ukrainian language. 2 Vols. — 2nd rev. ed. — Winnipeg: Ukrainian free Acadeny of Sciences; Ottawa: Ukrainain Mohylo-Mazepian Academy of Sciences, 1972—1982. — LXXXVI+968 p. + 1128 p.
 Етимологічний словник української мови. / Головн. ред. О. С. Мельничук. В 7 т. — : «Наукова думка», 1982—2012-. (Видано 6 томів, див. )
 Ірклієвський В. Етимологічний словник українських прізвищ — прізвищезнавство. — Мюнхен: «Iskra»-Druckerei, 1987. — 904 с.
 Chekaluk Peter W. A concise etymological dictionary of the Ukrainian language. 2 Vol. Thesis (M.A.). [manuscript — typescript]. — Sydney: Macquarie University, 1988. — 2 v. (602 leaves)
 Chekaluk W. P. Concise etymological dictionary of the Ukrainian phraseology (in Ukrainian). — Sydney: [б.в.], 1988. — 97 p.
 Осташ Р. І. До походження прізвищевих назв Реєстру (спроба етимологічного словника) // Реєстр Війська Запорозького 1649 року. Транслітерація тексту. — : Наукова думка, 1995. — 586 с. — С. 517—567
 Янко М. П. Топонімічний словник України: Словник-довідник. — : Знання, 1998. — 432 с.
 Фаріон І. Д. Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці XVIII — початку XIX століття (з етимологічним словником): монографія / НАН України; Інститут народознавства. — : Літопис, 2001. — 371 с.
 Шульгач В. П. Ойконімія Волині. Етимологічний словник-довідник. / Відп. ред. І. М. Желєзняк. — : «Кий», 2001. — 189 с.
 Масленіков В. Стародавня історія України в легенді про братів-засновників Києва та в інших легендах і джерелах: Історичний етимологічний словник. — б. м.: б. в., б. р. — 92 с.
 Масленіков В. Стародавня історія України в легенді про братів-засновників Києва та в інших легендах і джерелах: Історичний етимологічний словник. — 2-е вид. — : [б. в.], 2004. — 92 с.
 Масленіков В. Стародавня історія України в легенді про братів-засновників Києва та в інших легендах і джерелах: історичний етимологічний словник. — 3-е вид. — : [б. в.], 2008. — 120 с.
 Масленіков В. Стародавня історія України в легенді про братів-засновників Києва та в інших легендах і джерелах: історичний етимологічний словник. — 4-е вид. — : [б. в.], 2011. — 124 с.
 Чучка П. П. Етимологічний словник прізвищ закарпатських українців. Проспект // Матеріали XXI-ї наукової конференції Ужгородського держуніверситету. — Серія філології. — : Видавництво Київського державного університету, 1967. — С. 113—120.
 Чучка П. П. Прізвища закарпатських українців: Історико-етимологічний словник. / За ред. Лесі Дячишин. — : Світ, 2005. — 704+XLVIII с.
 Габорак М. М. Назви поселень Івано-Франківщини (Бойківщина, Гуцульщина та Опілля). Історико-етимологічний словник. / Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ: ОІППО; Снятин: ПрутПринт, 2007. — 200 с.
 Короткий етимологічний словник топонімів України. // «Мовознавство», — № 2, 3-4. — 2009, № 2-3. — 2010, № 5. — 2011 (початок словника)
 Тищенко К. М. Іншомовні топоніми України: Етимологічний словник-посібник. — Тернопіль: Мандрівець, 2010. — 240 с.
 Чучка П. П. Слов'янські особові імена українців: історико-етимологічний словник. — Ужгород: Ліра, 2011. — 428 с.
 Габорак М. М. Топонімія Покуття та деяких прилеглих територій: Етимологічний словник-довідник. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. — 930 с.
 Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України. — К.: Академія, 2014. — 544 с.
 Селігей П. О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові. — К.: Академперіодика, 2014. — 324 с.

Список етимологічних словників (інші мови)

Словники за групами мов

Індоєвропейські мови 
 Walde A. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. / Hrsg. von J. Pokorny. I—III. — Berlin, 1928.
 Buck C. D., with the co-operation of colleagues and assistants, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages: a contribution to the history of ideas. — Chicago, Ill; London: The University of Chicago Press, 1949. — xix, 1515 p.
 Buck C. D., with the co-operation of colleagues and assistants, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages: a contribution to the history of ideas. — 2nd impres. — Chicago, Ill; London: The University of Chicago Press, 1965. — xix, 1515 p.
 Buck C. D., with the co-operation of colleagues and assistants, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages: a contribution to the history of ideas. — 2nd ed. — Chicago, Ill; London: The University of Chicago Press, 1988. — xix, 1515 p.
 Carnoy A. J. Dictionnaire étymologique du proto-indo-européen. — Louvain: (Institut orientaliste) Publications Universitaires, 1955. — XII, 224 p. — (Bibliothèque du Muséon, vol. 39)
 Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1-2. — Bern; München, 1959—1965. 2-е вид. Bern; Stuttgart, 1989.
 Lexikon der indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen. / Ed. Rix H. et al. Wiesbaden, 1998. 2 Aufl. 2001. 823 p.
 Трубачёв О. Н., Шапошников А. К. Этимологический словарь языковых реликтов Indoarica // Трубачёв О. Н. Indoarica в Северном Причерноморье. Реконструкция реликтов языка. Этимологический словарь. — : Наука, 1999. — С. 220—288. — 320 с.
 Lexikon der indogermanischen Nomina. / Hrsg. D. S. Wodtko, B. S. Irslinger, C. Schneider. — Heidelberg: Universitaetsverlag Winter, 2008. — 995 p.

Балто-слов'янська мовна спільність 
 Trautmann R., Baltisch-slavisches Wörterbuch. — Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1923. — VIII, 382 s. — (Göttinger sammlung indogermanishcer grammatiken und wörterbücher)
 Trautmann R., Baltisch-slavisches Wörterbuch. — 2 unvränd. Aufl. — Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1970. — VIII, 382 s. — (Göttinger sammlung indogermanishcer grammatiken und wörterbücher)

Слов'янські мови 
 Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. — Wien: Wilhelm Braumüller, 1886. — viii, 547 s.
 Miklosich F. X. von Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. — [Neudruck]. — Leipzig: Koehlers Antiquarium, 1922. — viii, 547 s.
 Miklosich F. Etymologisches Worterbuch der slavischen Sprachen: mit Berucksichtigung der anderen indogermanischen Sprachen und Dialekte, mit Nachtragen und einem index der Worter, die nicht als Schlagworter Auftreten. — Amsterdam: Philo Press, 1970. — viii, 547 [1] s.
 Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. — Ann Arbor, Mich.: University Microfilms, 1973. — viii, 547 [1] s.
 Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. — [reprint]. — Ann Arbor, Mich. U.S.; London, England: University Microfilms Internat, 1980. — viii, 547 [1] s.
 Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. — [reprint]. — Ann Arbor, Mich.: University Microfilms Internat, 1982. — viii, 547 [1] s.
 Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. — [reprint]. — Ann Arbor, Mich.: University Microfilms Internat, 1995. — viii, 547 [1] s.
 Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. — [reprint]. — Charleston, South Carolina U.S.: Nabu Press, 2011. — viii, 562 s.
 Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. — [reprint]. — Charleston, South Carolina U.S.: BiblioBazaar, 2011. — viii, 562 s.
 Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. — [reprint]. — N.P.: Ulan Press, 2012. — viii, 564 s.
 Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. — [Primary Source Edition]. — Charleston, South Carolina U.S.: Nabu Press, 2014. — viii, 564 s.
 Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Lieferung 1—11. — Heldelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1908—1913. — Lief. 1—9. A—L. — 760 s. + 1914. — Lief. 10—11. Ma—mоrъ. — 80 s. — (Sammlung slavischer Lehr- und Handbücher. II. Reihe: Wörterbücher, 1. Bd.) (видання доведено до mоrъ)
 Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I—II. — 2. univerānderte Aufl. — Heldelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1924. — 760 s.+80 s. — (Indogermanische Bibliothek. II. Reihe: Worterbucher)
 Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I—II. — 2., unveränd. Aufl., authorized facs. — Ann Arbor, Mi; London: University Microfilms Internat, 1980. — 760 s.+80 s.
 Ильинский Г. И. «Этимологический словарь славянских языков». (Рукопись). — (до 1934, не виданий). — 26 папок.
 Sadnik L., Aitzetmüller R. Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. In 7 Einzellieferungen. — Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1963—1975. — 1963. — Lfg. 1. + — 1964. — Lfg. 2. + — 1967. — Lfg. 3. + — 1968. — Lfg. 4. + — 1970. — Lfg. 5. + — 1973. — Lfg. 6. + — 1975. — Lfg. 7.
 Sadnik L., Aitzetmüller R. Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Bn. 1, A/B. — Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1975. — L, 643 s.
 Etymologický slovník slovanských jazyků. Ukazove cuslo. / E. Havlová, V. Čapková. — Brno: Československá akademie věd, 1966. — 125 s.
 Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Sv. I—V. / Sest. F. Kopečný, V. Šaur, V. Polák. Red. B. Havranek. — Praha: Academia, 1973—1995. — 348 s.+783 s.+
 Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Sv. I—V. / Sest. F. Kopečný, V. Šaur, V. Polák; Ed.: Etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR. — 2 nezměněné vydání. — Brno: Nakladatelství Šimon Ryšavý, 2010. — 1127 s.
 Słownik prasłowiański. Zeszyt probny. / Pod. red. T. Lehr-Sławińskiego, Fr. Sławskiego; aut. haseł Leszek Bednarczuk et al. — Kraków: Polska Akademia Nauk. Zakład Słowianoznawstwa, 1961. — 66 s.
 Słownik prasłowiański / Opracowany przez zespół Zakładu słowianoznawstwa PAN pod red. F. Sławskiego. — Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974—2001. (видано 8 томів на A-Gy)
 Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Проспект. Пробные статьи. / Под ред. О. Н. Трубачёва. — : Издательство Академии наук СССР, 1963. — 94 с.
 Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. / Под ред. О. Н. Трубачёва (1974—2002), А. Ф. Журавлёва (2002—). — : Наука, 1974-2012-. (видання триває, видано 38 випусків, доведений до слова *otъtęgnǫti(sę))
 Louis J. H. A Dictionary of Slavic Word Families: Two Hundred Groups of Related Words in Russian, Polish, Czech, and Serbo-Croatian. — New York; London: Columbia University Press, 1975. — XV, 667 s.
 Louis J. H. A Dictionary of Slavic Word Families: Two Hundred Groups of Related Words in Russian, Polish, Czech, and Serbo-Croatian. — New York: Columbia University Press, 1990. — XV, 667 s.
 Шульгач В. П. Праслов'янський гідронімний фонд межиріччя Західного Бугу і Случі: дис… д-ра філол. наук: 10.02.01 ; 10.02.03 / Шульгач Віктор Петрович ; НАН України, Інститут української мови. — , 1998. — 399 арк.
 Шульгач В. П. Праслов'янський гідронімний фонд (фрагмент реконструкції): монографія. / НАН України, Інститут української мови. — : [б. в.], 1998. — 368 с.
 Шульгач В. П. Нариси з праслов'янської антропонімії. — : Довіра, 2008 — Ч. 1. — 2008. — 414 с. — (Серія «Бібліотека української ономастики»).
 Warchoł S. Słownik etymologiczno-motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej. Słowiańskie nazwy własne zwierząt domowych i udomowionych zwierząt dzikich w środowiskach wiejskich. — Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007—2011. — 304 s.+296 s.+412 s.
 Derksen R. H. Etymological dictionary of the Slavic Inherited Lexicon. — Leiden; Boston: Brill, 2008. — x, 726 p. — (Leiden Indo-European etymological dictionary series. vol. 4.)

Балтійські мови 
 Лаучюте Ю. А. Словарь балтизмов в славянских языках. / Ответ. ред. А. В. Десницкая. — : Наука, Ленинградское отделение, 1982. — 212 c. (в пер.)
 Die Rekonstruktion des baltischen Grundwortschatzes / René Lanszweert. ….Zugl.: Bonn, Universiẗat, Diss., 1979. — Frankfurt am Main; Bern; New-York: P. Lang, 1979. — XLVII, 188 s. — ISBN 3-8204-7927-9
 Lanszweert R., Die Rekonstruktion des baltischen Grundwortschatzes. — Frankfurt am Main [u.a.]: P. Lang, 1983. — XLVII, 188 s. — (Europäische Hochschulschriften, Reihe XVI). — ISBN 3-8204-7927-9
 Lanszweert R., Die Rekonstruktion des baltischen Grundwortschatzes. — Frankfurt am Main [u.a.]: P. Lang, 1984. — XLVII, 188 s. — (Europäische Hochschulschriften, Reihe XVI; Slavische Sprachen und Literaturen, Band 30). — ISBN 3-8204-7927-9
 Lanszweert R., Die Rekonstruktion des baltischen Grundwortschatzes. — Frankfurt am Main; Bern [etc.]: P. Lang, 1988. — XLVII, 188 s. — (Europäische Hochschulschriften, Reihe XVI; Slavische Sprachen und Literaturen, Band 30). — ISBN 3-8204-7927-9, ISBN 978-3-8204-7927-0
 Kregždys R., Baltų mitologemų etimologijos žodynas: mokslo monografija. — Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. — Т. I: Kristburgo sutartis. — 623, [1] s. — ISBN 978-9-955-86850-7

Іранські мови 
 Расторгуева В. С., Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. — : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000, 2003, 2007, 2011-. — 327 с. + 502 с. + 493 с. + 415 с. (Розпочато, видано 4 томи, доведено до *kuta-)
 Cheung J. Etymological Dictionary of the Iranian Verb . — Leiden; Boston: Brill, 2007. — xxiv, 600 p. — (Leiden Indo-European etymological dictionary series. vol. 2.)

Германські мови 
 Heidermanns F. Etymologisches Wörterbuch der germanischen Primäradjektive. — Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1993. — VI, 719 s. — (Studia Linguistica Germanica, 33)
 Левицкий В. В. Сравнительно-этимологический словарь германских языков. — Черновцы: Черновицкий университет, 1994. — 313 с.
 Левицький В. В. Етимологічний словник германських мов: у 5 томах. — Чернівці: Рута, 2000—2003. — 2000. — том 1. — 262 с.; том 2. — 260 с.; том 3. — 236 с.; 2001. — том 4. — 180 с.; 2003. — 170 с.; — том 5. — 2003. — 169 с.
 Левицкий В. В. Этимологический словарь германских языков. — Винница: Нова книга, 2008. — 900 с.
 Левицкий В. В. Этимологический словарь германских языков: в 2-х томах. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т языкознания им. А. А. Потребни. — Винница: Нова кныга, 2010. — 616 с. + 368 с. + Supplement. — Черновцы: Книги-XXI, 2011. — 152 с. + Supplement-2. — Черновцы: Книги XXI, 2012. — 61 с.
 Orel V. E. A handbook of Germanic etymology. — Leiden; Boston: Brill, 2003. — XXXVI, 682 p.
 Kroonen G. Etymological Dictionary of Proto-Germanic. — Leiden: Brill, 2010. — 1000 p. — (Leiden Indo-European etymological dictionary series, vol. 11)
 Kroonen G. Etymological Dictionary of Proto-Germanic. — Leiden: Brill Academic Pub, 2013. — 1000 p. — (Leiden Indo-European etymological dictionary series, vol. 11)

Кельтські мови 
 Калыгин В. П. Этимологический словарь кельтских теонимов. / Отв. ред. К. Г. Красухин; Ин-т языкознания РАН. — : Наука, 2006. — 183 c.
 Matasović R. Etymological Dictionary of Proto-Celtic. / Ed. А. Lubotsky. — Leiden; Boston: Brill, 2009. — xii, 544 p. — (Leiden Indo-European etymological dictionary series. vol. 9)

Романські мови 
 Diez F. Ch. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. — Bonn: Bei Adolph Marcus, 1853. — XXVI, 782 s.
 Diez F. Ch. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. — 2 verb. u. verm. Auflag. — Bonn: Bei Adolph Marcus, 1861—1862. — 2 Bde. — Erster Theil, Gemeinromanische Wörter. — XXXII, 448 s. + Zweiter Theil, Wörter aus Einzelnen gebieten. — 474 s.
 An Etymological Dictionary of the Romance Languages. / Chiefly from the German of F. Diez. By T.C. Donkin. — London; Edinburgh; Leipzig [printed]: Williams & Norgate, 1864. — 482 p.
 Diez F. Ch. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. — 3 verb. und verm. Auflag. — Bonn: Bei Adolph Marcus, 1869—1870. — 2 Bde. — Erster Theil, Gemeinromanische Wörter. — XXXII, 451 s. + Zweiter Theil, Wörter aus Einzelnen gebieten. — 493 s.
 Diez F. Ch. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. / Mit einem anhang von August Scheler. — 4 Ausg. — Bonn: Bei Adolph Marcus, 1878. — XXVI, 820 s. + Index. — VI, 237 s.
 Diez F. Ch. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. / Mit einem anhang von August Scheler. — 5 Ausg. — Bonn: Bei Adolph Marcus, 1887. — XXVI, 866 s.
 Diez F. Ch. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. / Mit einem anhang von August Scheler und einem neuen vollständigen Index von Johann Urban Jarnik. — 5 Ausg. — Bonn & Heilbronn: Bei Adolph Marcus, 1887. — xxvi, 866, 378 s.
 Diez F. Ch. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. / Mit einem anhang von August Scheler und einem neuen vollständigen Index von Johann Urban Jarnik. — Reprogr. Nachdr. d. 5 Ausg. — Hildesheim; New York: Georg Olms Verlag, 1969. — XXVI, 866, 378 s.
 Diez F. Ch. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. / Mit einem anhang von August Scheler. — Reprogr. Nachdr. d. 3 Ausg. — Bonn: Bei Adolph Marcus, 1969. — XXVI, 820 s.
 Diez F. Ch. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. / Mit einem anhang von August Scheler. — Reprogr. Nachdr. d. 4 Ausg. — Bonn: Bei Adolph Marcus, 1978. — XXVI, 820 s.
 Meyer-Lübke W. Romanisches etymologisches Wörterbuch. — Leipzig: Reisland, 1899. — XXII, 815 s.
 Meyer-Lübke W. Romanisches etymologisches Wörterbuch. — Heidelberg: Carl Winter Universitätsbuchhandl, 1911. — XXII, [2], 1092 s. — (Sammlung romanischer Elementar- und Handbücher. III. Reihe. Wörterbücher, 3)
 Meyer-Lübke W. Romanisches etymologisches Wörterbuch. — Heidelberg: Carl Winter Universitätsbuchhandl, 1914. — XXII, [2], 1092 s. — (Sammlung romanischer Elementar- und Handbücher. III. Reihe. Wörterbücher, 3)
 Meyer-Lübke W. Romanisches etymologisches Wörterbuch. — 2 unveränd. Auflag.— Heidelberg: Carl Winter Universitätsbuchhandl, 1924. — XXII, 1092 s. — (Sammlung romanischer Elementar- und Handbücher. III. Reihe. Wörterbücher, 3)
 Meyer-Lübke W. Romanisches etymologisches Wörterbuch. — 3 vollst. neubearb. Auflag. — Heidelberg: Carl Winter Universitätsbuchhandl, 1930—1935. — 2 Bde. — XXXIV, 1204 s. — (Sammlung romanischer Elementar- und Handbücher. III. Reihe. Wörterbücher, 3)
 Meyer-Lübke W. Romanisches etymologisches Wörterbuch. / Rückläufiger Stichwortindex von Annegret Alsdorf-Bollée. — 4 Auflag., unveränd. Nachdr. der 3., vollst. neubearb. Auflag. — Heidelberg: Carl Winter Universitätsbuchhandl, 1968—1969. — 2 Bde. — XXXI, 1204 s. — (Sammlung romanischer Elementar- und Handbücher. III. Reihe. Wörterbücher, 3)
 Meyer-Lübke W. Romanisches etymologisches Wörterbuch. / Rückläufiger Stichwortindex von Annegret Alsdorf-Bollée. — 5 Auflag., unveränd. Nachdr. der 3., vollst. neubearb. Auflag. — Heidelberg: Carl Winter Universitätsbuchhandl, 1972. — XXXI, 1204 s. — (Sammlung romanischer Elementar- und Handbücher. III. Reihe. Wörterbücher, 3)
 Meyer-Lübke W. Romanisches etymologisches Wörterbuch. / Rückläufiger Stichwortindex von Annegret Alsdorf-Bollée. — 6 unveränd. Auflag. — Heidelberg: Carl Winter Universitätsbuchhandl, 1972. — XXXI, 1204 s. — (Sammlung romanischer Elementar- und Handbücher. III. Reihe. Wörterbücher, 3). — ISBN 3-533-01394-4, ISBN 978-3-533-01394-5
 Meyer-Lübke W. Romanisches etymologisches Wörterbuch. / Rückläufiger Stichwortindex von Annegret Alsdorf-Bollée. — 7 unveränd. Auflag. — Heidelberg: Carl Winter Universitätsbuchhandl, 2009. — XXXI, 1204 s. — (Sammlung romanischer Elementar- und Handbücher. III. Reihe. Wörterbücher, 3). — ISBN 978-3-8253-1394-4, ISBN 3-8253-1394-8
 Dee James H. A lexicon of Latin derivatives in Italian, Spanish, French, and English: a synoptic etymological thesaurus with full indices for each languages. — Hildesheim; Zürich; New York: Olms-Weidmann, 1997. — 2 Vol. — VII, 498 p. + XLVII, 585 p. — (Alpha-Omega, Reihe A, Lexica, Indizes, Konkordanzen zur klassischen Philologie, 190). — ISBN 3-487-10558-6, ISBN 978-3-487-10558-1, ISBN 3-487-10559-4, ISBN 978-3-487-10559-8, ISBN 3-487-10557-8, ISBN 978-3-487-10557-4

Інші ностратичні мови

Уральські мови 
 Collinder B. Fenno-Ugric Vocabulary: An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. — Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1955. — xxii, 211, [1] p.
 Collinder B. Fenno-Ugric Vocabulary: An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. — 2nd revis. ed. — Hamburg: Helmut Buske Verlag, 1977. — 217 p. — (A Handbook of the Uralic languages; pt. 1)
 Rédei K.. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Bn. I—III. / Unter mitarbeit von M. Bakró-Nagy [et al.; aus dem Ungarischen übersetzt von Mária Káldor]. — Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag, 1986—1991. — Bd. I. Uralische und finnisch-ugrische Schicht. — XLVIII, 593 s. + Bd. II. Finnisch-permische und finnisch-wolgaische Schicht. Ugrische Schicht. — 307 s. + Bd. III. Register / zusammengestellt von Attila Dobó und Éva Fancsaly. — 274 s. — ISBN 9-630-53067-8, ISBN 978-9-63053-067-5, ISBN 9-630-55905-6, ISBN 978-9-63055-905-8

Алтайські мови 
 Starostin S. A., Dybo A. V., Mudrak O. A. Etymological Dictionary of the Altaic Languages, 3 Vol. — Leiden; Boston: Brill Academic Pub, 2003. — vol.1: [A—K]. — vi, 852 p.; vol.2: [L—Z]. — iv, 700 p.; vol.3: [Indices]. — iv, 540 p. — (Handbook of Oriental Studies / Handbuch Der Orientalistik — Part 8: Uralic & Central Asian Studies, 8)
 Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Материалы к этимологическому словарю. В 2 т. / Отв. ред. В. И. Цинциус, сост.: В. А. Горцевская, В. Д. Колесникова, О. А. Константинова, К. А. Новикова, Т. И. Петрова, В. И. Цинциус, Т. Г. Бугаева — : Наука, 1975—1977. — Том I. A—НГ. — 672 с.+ Том II. О—Э. — 471 с.

Тюркські мови 
 Vámbéry H. Etymologisches Wörterbuch der Turko-Tatarischen Sprachen; ein Versuch zur Darstellung des Familienverhältnisses des Turko-Tatarischen Wortschatzes. — Leipzig: F. A. Brockhaus, 1878. — XXIV, 228 s.
 Vámbéry H. Etymologisches Wörterbuch der Turko-Tatarischen Sprachen; ein Versuch zur Darstellung des Familienverhältnisses des Turko-Tatarischen Wortschatzes. — Neudr. d. Ausg. 1878. — Osnabrück: Biblio-Verlag, 1972. — XXIV, 228 s.
 Vámbéry H. Etymologisches Wörterbuch der Turko-Tatarischen Sprachen; ein Versuch zur Darstellung des Familienverhältnisses des Turko-Tatarischen Wortschatzes. — Forthcoming from the 1878 edition. — Piscataway, NJ: Gorgias Press LLC, 2010. — 252 s. — (Gorgias Historical Grammars 35)
 Vámbéry H. Etymologisches Wörterbuch der Turko-Tatarischen Sprachen; ein Versuch zur Darstellung des Familienverhältnisses des Turko-Tatarischen Wortschatzes. — Riverside, CA: Ulan Press, 2012. — 262 s.
 Räsänen M. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. 2 vol. — Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1969—1971. — XVI, 533 s. + 135 s. — (Léxica Societatis FennoUgricae XVII, 1, 2)
 Clauson G. An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish. — London: Oxford University Press; The Clarendon Press, 1972. — XLVIII, 989 p.
 Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы. / Сост. Э. В. Севортян, Л. С. Левитская, А. В. Дыбо, В. И. Рассадин — : Наука; Восточная литература, 1974-2003-. (Видання продовжується, на 2003 рік видано 7 томів)

Дравідійські мови 
 Burrow T., Emeneau M. B. A Dravidian etymological dictionary. — Oxford: Clarendon Press; Oxford University Press, 1961. — XXIX, 609 p.; — Supplement. — Oxford: Clarendon Press; Oxford University Press, 1968. — XI, 185 p.
 Burrow T., Emeneau M. B. A Dravidian etymological dictionary. — 1 publ., reprinted. — Oxford: Clarendon Press, 1970. — XXIX, 609 p.
 Burrow T., Emeneau M. B. A Dravidian etymological dictionary. — 2nd ed. — Oxford [Oxfordshire]: Clarendon Press; Oxford University Press, 1984. — XLI, 853 p.
 Burrow T., Emeneau M. B. A Dravidian etymological dictionary. — 2nd ed. — Oxford: Oxford University Press, 1984©, 1986. — XLI, 853 p.
 Burrow T., Emeneau M. B. A Dravidian etymological dictionary. — 2nd ed. reprinted. (1st Indian ed.). — New Delhi: Munshiram Manoharial Publishers Private, Limited, 1998. — XXIX, 609 p.
 T.バロー,M.B.エメノー著 ; 田中孝顕日本語版監修. 田中孝顕, (Burrow T., Emeneau M. B., Tanaka Takaki), ドラヴィダ語語源辞典 : 度・和・英対訳版<逆引き可能 / Doravidago gogen jiten: Do wa ei taiyakuban gyakubiki kanō. (A Dravidian etymological dictionary). — きこ書房, Tōkyō: Kiko Shobō, 2006. — 1443, 479 p.
 Dāśa, Satyanārāẏaṇa, Bāṃlāẏa Drābiṛa śabda: byut̲pattikosha (A dictionary of Dravidian words in Bengali). — Kalikātā: Pustaka Bipaṇi, 1993. — XVII, 166 p.
 సంపాదకుడు, కోరాడ మహాదేవశాస్త్రి ; సహాయ సంపాదకుడు, ఇరిగేపల్లి ముద్దప్ప / Mahādēvaśāstri, Kōrāḍa; Muddappa, Irigēpalli, తెలుగు దేశ్య వ్యుత్పత్తి నిఘంటు / Telugu dēśya vyutpatti nighaṇṭuvu (Etymological dictionary of native Telugu dialects). — కుప్పం: ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం / Kuppam: Drāviḍa Viśvavidyālayaṃ, 2003. — VII, 355 p.

Картвельські мови 
 Климов Г. А. Этимологический словарь картвельских языков. — : Издательство АН СССР, 1964. — 309 с.
 Климов Г. А. Дополнения к этимологическому словарю картвельских языков . // Этимология. 1971. / Отв.ред. Трубачёв О. Н. — : Наука, 1973. — С. 356—367. — 408 с.
 Климов Г. А. Дополнения к «Этимологическому словарю картвельских языков». II . // Этимология. 1983. / Отв.ред. Трубачёв О. Н. — : Наука, 1985. — С. 166—179. — 232 с.
 Климов Г. А. Дополнения к этимологическому словарю картвельских языков. III . // Этимология. 1985. / Отв.ред. Трубачёв О. Н. — : Наука, 1988. — С. 151—165. — 197 с.
 Klimov G. A. Etymological dictionary of the Kartvelian languages. — Rev. ed. — Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1998. — xiii, 504 p. — (Trends in linguistics, Documentation, 16). — ISBN 3-11-015658-X 
 ფენრიხი, ჰ., სარჯველაძე ზ. (Фенріх Х., Сарджвеладзе З.), ქართველური ენათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონი (Етимологічний словник картвельских мов). — თბილისი: უნივერსიტეტის გამომცემლობა (: Видавництво Тбіліського університету), 1990. — 618, [1] გ. 
 Fähnrich H., Sardshweladse S., Etymologisches Wörterbuch der Kartwel-Sprachen. — Leiden; New York; Köln: E.J. Brill, 1995. — 682 s. — (Handbook of Oriental Studies. Section 1 The Near and Middle East, 24). — ISBN 978-9-00-410444-0 
 ფენრიხი, ჰ., სარჯველაძე ზ. (Fähnrich H., Sarjveladze S.), ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონი (Etymological Dictionary of the Kartvelian Languages). — 2nd rev. & sapll. ed. — Tbilissi: Tbilisi Sulkhan-Saba Orbeliani State University Press (თბილისი: ორბელიანის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა), 2000. — 817 გ. — ISBN 9-992-87714-6 
 Fähnrich H. Kartwelisches Etymologisches Wörterbuch. — Leiden; Boston: Brill, 2007. — 876 s. — (Handbuch der Orientalistik, Achte Abteilung, Handbook of Uralic studies, v. 18). — ISBN 978-9-00-416109-2, ISSN 0169-8524 
 ბედოშვილი გ. ქართულ ტოპონიმთა განმარტებით-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი. — თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გამ-ბა, 2002. — 628 გ. — ISBN 9-992-89136-X

Афразійські мови 
 Militarev A., Kogan L. Semitic etymological dictionary. Vol. I—II. — Münster: Ugarit-Verlag, 2000-2005-. — Vol. I. — CLIV, 425 s. + Vol. II. — XCI, 415 s. — (Alter Orient und Altes Testament: Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte des Alten Orients und des Alten Testaments, Bd. 278). (Видання триває)
 Orel V. E., Stolbova O. V. Hamito-Semitic Etymological Dictionary: Materials for Reconstruction. — Leiden; New York: E.J. Brill, 1995. — XXXVIII, 578 p. — (Handbook of Oriental Studies/Handbuch der Orientalistik: Nahe und der Mittlere Osten, Bd. 18)
 Leslaw W. Etymological dictionary of Gurage (Ethiopic). Vol. I—III. — Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1979. — Vol. 1. Individual dictionaries. — XXIX, 1244 s. + — Vol. 2. English-Gurage index. — XII, 702 s. + — Vol. 3. Etymological section. — CVI, 856 s.

Ескімосько-алеутські мови 
 Comparative Eskimo Dictionary with Aleut Cognates. / Edit. M. D. Fortescue, S. A. Jacobson, L. D. Kaplan. — Fairbanks, AK: Alaska Native Language Center, 1994. — XX, 614 p. — (Alaska Native Language Center Research Paper, No. 9)
 Comparative Eskimo Dictionary with Aleut Cognates. / Edit. M. D. Fortescue, S. A. Jacobson, L. D. Kaplan. — 2nd. print. — Fairbanks, AK: University of Alaska Fairbanks, 1996. — XX, 614 p. — (Alaska Native Language Center Research Paper, No. 9)
 Comparative Eskimo Dictionary with Aleut Cognates. / Edit. M. D. Fortescue, S. A. Jacobson, L. D. Kaplan. — 2nd. print. — [S.l.], 1999. — XX, 614 p.
 Comparative Eskimo Dictionary with Aleut Cognates. / Edit. M. D. Fortescue, S. A. Jacobson, L. D. Kaplan. — 2nd. ed. — Fairbanks, AK: Alaska Native Language Center, University of Alaska Fairbanks, 2010. — xxi, 696 p. — (Alaska Native Language Center Research Paper, No. 9)
 Comparative Eskimo Dictionary with Aleut Cognates. / Edit. M. D. Fortescue, S. A. Jacobson, L. D. Kaplan. — 2nd. ed. — Fairbanks, AK: Alaska Native Language Center ; Bristol: University Presses Marketing [distributor], 2011. — xxi, 696 p.
 Мудрак О. А. Эскимосский этимологикон. — : НВИ-Тезаурус, 2011. — 1324 с.

Неностратічні мови Євразії

Австронезійські мови 
 Loan-words in Indonesian and Malay. Compiled by the Indonesian etymological project. / Gen. ed. Russell Jones; Ed.. C. D. Grijns, J. W. de Vries. — Leiden: KITLV Press, 2007. — vli, 360 p.

Північнокавказькі мови 
 Nikolayev S. L., Starostin S. A. A North Caucasian etymological dictionary . 2 Vol. / Edit. S. A. Starostin. — Moscow: Asterisk Publishers, 1994. — 1406 p. + 1 Diskette [IBM]; 3 1/2"
 Nikolayev S. L., Starostin S. A. A North Caucasian etymological dictionary. 3 Vol. / Edit. S. A. Starostin. — reprint. — Ann Arbor, MI: Caravan Books, 2007. — Vol. 1, [?]-H. — 624 p. + Vol. 2, i-ž. — 1110 p. + Vol. 3, Index. — 1406 p. — (Anatolian and Caucasian studies)
 Шагиров А. К. Этимологический словарь адыгских (черкесских) языков. В 2 т. / АН СССР. Ин-т языкознания. — : Наука, 1977. — T. 1, А-Н. — 290 с. + T. 2, П-I. — 224 с.
 Алексеев М. Е., Загиров В. М. Школьный этимологический словарь табасаранского языка. — Махачкала: Дагучпедгиз, 1992. — 95,[1] с.

Чеченська мова 
 Вагапов А. Д. Краткий этимологический словарь чеченского языка. Буквы А—Аь // Вайнах, 2003. — № 11. — Грозный, 2003.
 Вагапов А. Д. Учебный этимологический словарь чеченского языка. Буквы А—Д. // Вестник Чеченского института повышения квалификации работников образования «Геланча», 2004. — № 1—3 (5—7). — Грозный, 2004. — С. 161—192
 Вагапов А. Д. Учебный этимологический словарь чеченского языка. Буквы Ж—КЪ. // Вестник Чеченского института повышения квалификации работников образования «Геланча», 2005. — № 2 (9). — Грозный, 2005. — С. 161—192
 Вагапов А. Этимологический словарь чеченского языка (Продолжение). КI. // Lingua-universum, 2008. — № 3. — Назрань: «Пилигрим», 2008. — С. 63—69. — ISSN 1819-3110
 Вагапов А. Этимологический словарь чеченского языка (Продолжение). Л—М. // Lingua-universum, 2008. — № 4. — Назрань: «Пилигрим», 2008. — С. 30—58. — ISSN 1819-3110
 Вагапов А. Этимологический словарь чеченского языка (Продолжение). Н—Р. // Lingua-universum, 2008. — № 5. — Назрань: «Пилигрим», 2008. — С. 68—83. — ISSN 1819-3110
 Вагапов А. Этимологический словарь чеченского языка (Продолжение). С—Р. // Lingua-universum, 2008. — № 6 (ноябрь-декабрь). — Назрань: «Пилигрим», 2008. — С. 22—46. — ISSN 1819-3110
 Вагапов А. Этимологический словарь чеченского языка /продолжение/. ТI—Хь. // Lingua-universum, 2009. — № 2 (март-апрель). — Назрань: «Пилигрим», 2009. — С. 47—72. — ISSN 1819-3110
 Вагапов А. Этимологический словарь чеченского языка /продолжение/. XI—I. // Lingua-universum, 2009. — № 3 (май-июнь). — Назрань: «Пилигрим», 2009. — С. 18—53. — ISSN 1819-3110
 Вагапов А. Д. Этимологический словарь чеченского языка. — : Меридиани, 2011. — 734 с. — ISBN 9-941-10439-5, ISBN 978-9-941-10439-8

Чукотсько-камчатські мови 
 Мудрак О. А. Этимологический словарь чукотско-камчатских языков. — : Языки русской культуры, 2000. — 284, [2] с. — (Studia philologica)
 Fortescue M. D. Comparative Chukotko-Kamchatkan Dictionary. — Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2005. — 496 p. — (Trends in Linguistics Documentation, 23)

Амеріндська макрогіпотеза 
 Ruhlen M., Greenberg J. H. An Amerind Etymological dictionary. / Department of Anthropological Sciences. — Version 12: September 4,2007. — Stanford University, 2007. — 311 p. — ISBN 0-00-000000-0 (alk. paper)

Окремі групи Індіанськіх мов 
 Rensch C. R. An Etymological Dictionary of the Chinantec Languages. — Dallas, TX: Summer Institute of Linguistics; [Arlington], TX: University of Texas at Arlington, 1989. — xii, 173 p. — (Summer Institute of Linguistics and the University of Texas at Arlington publications in linguistics, publication 87; Studies in Chinantec languages; 1)
 Kuipers A. H. Salish etymological dictionary. — Missoula, MT: Linguistics Laboratory, University of Montana, 2002. — 240 p. — (Occasional papers in linguistics, vol. 16 (UMOPL 16))
 Kaufman T., Justeson J. S. A Preliminary Mayan Etymological Dictionary. — Crystal River, Florida: Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies, Inc., 2002-2003-. — (Published online at http://www.famsi.org/reports/01051/pmed.pdf )
 Fortescue M. D. Comparative Wakashan Dictionary. — Munich: LINCOM Europa, 2007. — 556 p. — (LINCOM studies in Native American linguistics, 57.)

Словники зі стародавніх мов

Індоєвропейські мови

Хеттська мова 
 Juret E. A.-C. Vocabulaire étymologique de la langue hittite. — Limoges: Imprimerie A. Bontemps, 1942. — 3 p.l., [5], 82 p. — (Publications de la Faculte des lettres de l'Universite de Strasbourg, fasc. 99)
 Kronasser H. Etymologie der hethitischen Sprache. 2 Bde. — Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1962—1966—1987. — 1962. — Gut. 1. Ausg. I. Zur Schreibung und Lautung des Hethitischen Lief. 1. — 104 s. + 1966. — Bd 1. I. Zur Schreibung und Lautung des Hethitischen. II. Wortbildung des Hethitischen. — XXVIII, 590 s. + 1987. — Bd. 2. Ausführliche Indices zu Bd. 1 / zusammengest. von Erich Neu. — XXIII, 420 s. — ISBN 978-3-447-00545-6
 Tischler J., Neumann G., Hethitisch etymologisches Glossar. Bd. I—IV (Lfg. 1—16). — Innsbruck: Inst. f. Sprachwissenschaft d. Univ. Innsbruck, 1977—2010. — Bd.I. Lfg. 1—4. (A—K) + Bd. II/[1]. Lfg. 5—7. (L—N) ; Lfg. 11/12 (P) + Bd. II/2. Lfg. 13/14 (S) + Bd. III. Lfg. 8—10 (T, D / 1—3) + Bd. IV. Lfg. 15—16 (U, Z). — (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 20) (Видано 4 томи на літери A—Z). — ISBN 3-85124-537-7, ISBN 978-3-85124-537-0
 Puhvel J. Hittite etymological dictionary. — Berlin; N. Y., 1984—2013—. , ISSN 0179-8251. — 1984. — Vol.1/2 (A, E, I). — xxii, 504 p. — (Trends in Linguistics. Documentation [TiLDOC] 1). — ISBN 978-3-11-082337-0 + — 1991. — Vol. 3 (H). — ix, 461 p. — (Trends in Linguistics. Documentation [TiLDOC] 5). — ISBN 978-3-11-084810-6 + — 1997. — Vol. 4 (K). — 333 p. — (Trends in Linguistics. Documentation [TiLDOC] 14). — ISBN 978-3-11-080123-1 + — 2001. — Vol. 5 (L). — 187 p. — (Trends in Linguistics. Documentation [TiLDOC] 18). — ISBN 978-3-11-084904-2 + — 2004. — Vol. 6 (M). — 216 p. — (Trends in Linguistics. Documentation [TiLDOC] 22). — ISBN 978-3-11-018162-3. + — 2007. — Vol. 7 (N). — 157 p. — (Trends in Linguistics. Documentation [TiLDOC] 26). — ISBN 978-3-11-092815-0. + — 2011. — Vol. 8 (PA). — ix, 221 p. — (Trends in Linguistics. Documentation [TiLDOC] 29). — ISBN 978-3-11-023865-5. + — 2013. — Vol. 9 (PE, PI, PU). — vii, 181 p. — (Trends in Linguistics. Documentation [TiLDOC] 32). — ISBN 978-3-11-033124-0 (видано 9 томів)
 Kloekhorst A. Etymological dictionary of the Hittite Inherited Lexicon . — Leiden; Boston: Brill, 2008. — xiv, 1170 p. — (Leiden Indo-European etymological dictionary series. vol. 5). — ISBN 978-9-00-416092-7, ISSN 1574-3586

Давньоіндійська мова (ведійська і санскрит) 
 Mayrhofer M. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, Bd 1—4. — Heidelberg: Carl Winter Universitäts, 1956—1980. — Bd. 1 A — Th. — 1956. — XXXV, 570 s. + Bd. 2 D — M. — 1963. — 699 s. + Bd. 3 Y — H ; Nachträge und Berichtigungen. — 1976. — XXIII, 808 s. + Bd. 4 Register / unter Mitarbeit von Heinz Dieter Pohl, Rüdiger Schmitt … [et al.]. — 1980. — VIII, 384 s. — (Indogermanische Bibliothek, Erste Abteilung, II. Reihe, Lehr- und Handbücher., Wörterbücher). — ISBN 3-533-02465-2, ISBN 978-3-533-02465-1, ISBN 3-533-02466-0, ISBN 978-3-533-02466-8, ISBN 3-533-02649-3, ISBN 978-3-533-02649-5, ISBN 3-533-02650-7, ISBN 978-3-533-02650-1
 Mayrhofer M. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Bd. I—III. — Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1986—2001. — Bd. I (Lieferung 1-10). — 1981—1992. — LXIV, 812 s. + Bd. II (Lieferung 11-20 (ná-hval)). — 1992—1996. — XXXI, 837 s. + Bd. III (Lieferung 21-32). — 1997—2001. — XXXV, 962 s. — (Indogermanische Bibliothek, II. Reihe, Wörterbücher). — ISBN 3-8253-4550-5, ISBN 978-3-8253-4550-1, ISBN 3-8253-0556-2, ISBN 978-3-8253-0556-7, ISBN 3-533-03826-2, ISBN 978-3-533-03826-9

Давньогрецька мова 
 Regnaud P. Spécimen d'un dictionnaire étymologique du latin et du grec dans ses rapports avec le latin: d'après la méthode évolutionniste. — Chalon-sur-Saône: impr. de F. Bertrand, 1904. — 32 p.
 Boisacq E. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Étudiée dans ses rapports avec les autres langues indo-européens. — 2-e éd. — Heidelberg; Paris, 1923.
 Hofmann J. B. Etymologisches Wörterbuch des Griechischen. — Mn., 1950.
 Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1-3. — Heidelberg, 1954—1972.
 Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. — Heidelberg, 1960—1972
 Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. T. I—IV. — Paris, 1968—1980.
 Beekes R. S. P., van Beek L. Etymological Dictionary of Greek. — Leiden, Boston: Brill, 2009—2010. — Vol.1. Alpha-Lambda. — XLVIII, 885 p. + Vol.2. Mu-Omega. — 920 p. — (Leiden Indo-European etymological dictionary series. vol. 10)

Давньомакедонська мова 
 Σακαλής Α. Χ., Ετυμολογικό λεξικό κύριων ονομάτων αρχαίων Μακεδόνων και η ελληνική ταυτότητα αυτών. — Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλη, 2008. — 312 σ. — ISBN 978-960-6741-29-6

Латинська мова та інші італійські мови 
 de Vaan M. А. С.. Etymological dictionary of Latin and the other Italic languages. / Leiden Indo-European etymological dictionary series. vol. 7. Brill, 2008. 825 p.
 Bréal M., Bailly A. Dictionnaire étymologique Latin. Paris: Hachette, 1906. 463 р.
 Ernout A. et Meiilet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. 4-e éd. Paris, 1959.
 Regnaud P. Spécimen d'un dictionnaire étymologique du latin et du grec dans ses rapports avec le latin: d'après la méthode évolutionniste. Chalon-sur-Saône: impr. de F. Bertrand, 1904. 32 p.
 Vaniček, Alois. Griechisch-lateinisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1-2. Leipzig: Teubner, 1877.
 Walde A. Lateinisches Etymologisches Woerterbuch. 3e Auflage, bearb. bei J.B. Hoffmann. Heidelberg, 1938. 2045 p.
 Walde A. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1—3. 4 Aufl. Heidelberg, 1965.
 Каден Н. Н., Терентьева Н. Н. Этимологический словарь латинских названий растений, встречающихся в окрестностях агробиостанции МГУ «Чашниково». : Изд-во Московского университета, 1975. 205 с.
 Каден Н. Н., Терентьева Н. Н. Этимологический словарь научных названий сосудистых растений, разводимых и дикорастущих в СССР. : Изд-во Московского университета, 1979. 268 с.
 Светличная Е. И., Толок И. А. Этимологический словарь латинских ботанических названий лекарственных растений [Текст]: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Нац. фармац. ун-т. — Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2003. — 287 с

Давньоваллійська мова 
 Falileyev A. I. Etymological Glossary of Old Welsh. — Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2000. — xxiii, 159 s. — (Buchreihe der Zeitschrift für celtische Philologie; Bd. 18)

Давньоірландська мова 
 Lexique étymologique de l'irlandais ancien. / De J. Vendryes; par les soins de E. Bachellery et P.-Y. Lambert. — Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies; Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1959—1987—. 1959 [1] Т.: A. — XXIV, 106 p. / De J. Vendryes + 1981 [2] Т.: B. — XIV, 119 p. / Par les soins de E. Bachellery, P.-Y. Lambert + 1987 [3] Т.: C. — 299 p. / Par les soins de E. Bachellery, P.-Y. Lambert + 1996 [4] Т.: D. — 266 p. / Par les soins de P.-Y. Lambert + 1960 [5] Т.: M-N-O-P. — / De J. Vendryes + 1974 [6] Т.: R-S. — VIII, 56, 206 p. / De J. Vendryes + 1978 [7] Т.: T-U. — VI, 189, 31 p. / Par les soins de E. Bachellery, P.-Y. Lambert (не завершено, томи A, B, C, M-N-O-P, R-S, T-U, з окремою пагінацією на кожну букву)

Давньокорнська мова 
 Campanile E. Profilo etimologico del cornico antico. — Pisa: Giardini, 1973. — 106 p. — (Studi e saggi linguistici, 13) 
 Campanile E. Profilo etimologico del cornico antico. — Pisa: Pacini, 1974. — 136 p. — (Biblioteca dell'Italia dialettale e di studi e saggi linguistici, 7)

Давньоруська мова 
 Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / Відп. ред. О. С. Стрижак. — : «Наукова думка», 1985. — 256 с.

Готська мова 
 Uhlenbeck С. С. Kurzgefasstes Etymologisches Wörterbuch Der Gotischen Sprache. — Amsterdam: Verlag Von Jon. Müller, 1896. — IV, 173, [1] s.
 Uhlenbeck С. С. Kurzgefasstes Etymologisches Wörterbuch Der Gotischen Sprache. — 2. verb. Aufl. — Amsterdam: Johannes Müller, 1900. — VI, 179 s.
 Uhlenbeck С. С. Kurzgefasstes Etymologisches Wörterbuch Der Gotischen Sprache. — Reprint. — Charleston, SC: BiblioBazaar, 2009. — 182 p. — ISBN 1-113-05255-4, ISBN 978-1-113-05255-1, ISBN 1-113-05253-8, ISBN 978-1-113-05253-7
 Uhlenbeck С. С. Kurzgefasstes Etymologisches Wörterbuch Der Gotischen Sprache. — Reprint. — Charleston, SC: BiblioLife, 2009. — 184 p. — ISBN 1-113-05257-0, ISBN 978-1-113-05257-5
 Uhlenbeck C. C. Kurzgefasstes Etymologisches Wörterbuch der Gotischen Sprache. — Abdruck. — Charleston, SC: Nabu Press, 2010. — 192 s. — ISBN 1-148-55761-X, ISBN 978-1-148-55761-8
 Uhlenbeck C. C. Kurzgefasstes Etymologisches Wörterbuch der Gotischen Sprache. — Reprint. — London: Forgotten Books, 2013.
 Feist S. Etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache: mit Einschluß des sog. Krimgotischen. — 2-te auflage. — Halle (Saale): Max Niemeyer, 1909. — XVI, [1], 380 s.
 Feist S. Etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache. — 2 verb. u. verm. Aufl. — Strassburg: Teubner, 1910
 Feist S. Etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache: mit Einschluß des sog. Krimgotischen. — 2 neubearb. Aufl. — Halle (Saale): Max Niemeyer, 1920—1923. — Lfg. 1. A-D. — Lfg.2. E-HL. — Lfg.3. HL-PL. — Lfg.4. PL-U. — Lfg.5. U-Z. — XIV, 448 s.
 Feist S. Etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache: mit Einschluß des sog. Krimgotischen. — 2 gänzl. neubearb. Aufl. — Halle (Saale): Max Niemeyer, 1927. — XIV, 448 s.
 Feist S. Etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache: mit Einschluß des sog. Krimgotischen. — 3 neubearb. und verm. Aufl. — Halle (Saale): Max Niemeyer, 1936. — 380 s.
 Feist S. Etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache: mit Einschluß des sog. Krimgotischen. — Photocopy 2, gänzl. neubearb. Aufl. — Oakland, Cl: University of California Bindery, 1989. — XIV, 448 p.
 Holthausen F. Gotisches etymologisches Wörterbuch: mit Einschluß der Eigennamen und der gotischen Lehnwörter im Romanischen. — Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1934. — XXIV, 133 s. — (Reihe Wörterbücher, 8; Germanische Bibliothek, Zweite Reihe, 4)
 Holthausen F. Gotisches etymologisches Wörterbuch: mit Einschluß der Eigennamen und der gotischen Lehnwörter im Romanischen. — Unveränd. Nachdr. der Aufl. von 1934. — Heidelberg: Winter, 2002. — XXIV, 133 s. — (Germanische Bibliothek; 1, Sammlung germanischer Elementar- und Handbücher; Reihe 4, Wörterbücher). — ISBN 3-8253-1374-3, ISBN 978-3-8253-1374-6
 Lehmann W. P., Hewitt H.-J. J. A Gothic etymological dictionary. — Leiden: Brill, 1986. — xx, 712 p. — ISBN 978-9-004-08176-5, ISBN 9-094-08176-3 (Based on the Third Edition of Vergleichendes Wörterbuch der Gotischen Sprache by Sigmund Feist. With Bibliography Prepared under the Direction of H.-J.J. Hewitt)

Давньопівнічна (Давньоскандинавська) мова 
 Holthausen F. Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch des Altwestnordischen, Altnorwegisch-isländischen einschliesslich der Lehn- und Fremdwörter sowie der Eigennamen. — Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1948. — xx, 368 s.
 Vries J. de. Altnordisches Etymologisches Wörterbuch. — Leiden: E. J. Brill, 1957—1961. — VIII, L, 689 s.
 Vries J. de. Altnordisches Etymologisches Wörterbuch. — 2 verb. Aufl. — Leiden: E. J. Brill, 1962. — LII, 689 s.
 Vries J. de. Altnordisches Etymologisches Wörterbuch. — 3 Aufl., [Fotomechan. Nachdr. d.] 2 verb. Aufl. 1962. — Leiden: E. J. Brill, 1977. — LII, 689 s.
 Vries J. de. Altnordisches Etymologisches Wörterbuch. — 4 Aufl., [Fotomechan. Nachdr. d.] 2 verb. Aufl. 1962. — Leiden; Boston; Koln: Brill, 2000. — LII, 689 s. — ISBN 9-004-05436-7, ISBN 978-9-004-05436-3
 Vries J. de. Altnordisches Etymologisches Wörterbuch. — 2 verb. Aufl. — Leiden: Brill Academic Pub., 2002. — LII, 689 s. — ISBN 9-004-05436-7, ISBN 978-9-004-05436-3

Англосаксонська мова 
 Holthausen F. Altenglisches Etymologisches Wörterbuch. — Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1934. — XXVIII, 428 s. — (Germanische Bibliothek., I, Sammlung germanischer Elementar- und Handbücher, 4. Reihe, Wörterbücher, 7 Bd.) 
 Holthausen F. Altenglisches Etymologisches Wörterbuch. — 2. Aufl. — Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1963. — XXXVI, 428 s. — (Germanische Bibliothek., 2. Reihe: Wörterbücher) 
 Holthausen F. Altenglisches Etymologisches Wörterbuch. — 3. unveränd. Aufl. — Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1974. — XXXVI, 428 s. — (Germanische Bibliothek., Neue Folge, Reihe 2, Wörterbücher). — ISBN 3-533-00508-9, ISBN 978-3-533-00508-7

Давньоверхньонімецька мова 
 Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen / Von Albert L. Lloyd u. Otto Springer. Göttingen; Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht, Cop. 1988-1998-. (Видання триває)

Давньофризька мова 
 Boutkan D., Siebinga S. M., Old Frisian Etymological Dictionary. — Leiden; Boston: Brill Academic Publishers, 2005. — xxxiv, 598 p. — (Leiden Indo-European etymological dictionary series. vol. 1). — ISBN 978-9-00-414531-3

Давньопольска мова 
 Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, Część 1, Odapelatywne nazwy osobowe. / Opr. A. Cieslikowa przy wspdludziale J. Szymowej i K. Rymuta. — Kraków: Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, 2000. — XXVII, 378 s.
 Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, Część 2, Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego. / Opr. M. Malec. — Kraków: Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego 1995. — XXIV, 151 s.
 Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, Część 3, Odmiejscowe nazwy osobowe. / Opr. Z. Kaleta. — Kraków: Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, 1997. — XIV, 234 s.
 Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, Część 4, Nazwy osobowe pochodzące od etników. / Opr. E. Supranowicz i J. Szymowej. — Kraków: Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, 1997. — X, 20 s.
 Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, Część 5, Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego. / Opr. Z. Klimek. — Kraków: Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, 1995. — XXIV, 300 s.
 Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, Część 6, Nazwy heraldyczne. / Opr. M. Bobowska-Kowalska. — Kraków: Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, 1995. — XXXI, [1], 72 s.
 Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, Część 7, Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii. / Pod red. A. Cieślikowa. — Kraków: Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, 2002. — XIV, 662 s.

Старослов'янська мова 
 Etymologický slovník jazyka staroslověnského / Českosl. akad. věd. Úst. slavistiky; Hl. red.: Eva Havlová. Seš. 1-14-. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav pro jazyk český, 1989-2004-. (Видання триває)

Полабська мова 
 Polański K., Lehr-Spławiński T., Słownik etymologiczny języka Drzewian połabskich. T. I—VI. — Wrocław; Warszawa; Kraków: Wydawn. Energeia. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962—1994. — zesz. 1. A-D’üzd. — XVIII, 142 s.; — zesz. 2. D’üzd—L’ǫ̇dü. — III, 203 s.; — zesz. 3. L’ǫ̇dü—Perĕ. — 157 s.; — zesz. 4. Perĕt— Ŕott'e.- IV, 160 s.; — zesz. 5. Sahi— T́üzec. — VI, 233 s.; — zesz. 6. Un—Źornü. Suplement. — 201 s. — ISBN 8-385-11828-4, ISBN 978-8-385-11828-2
 Olesch R., Thesaurus Linguae Dravaenopolabicae. I—IV Bde. — Köln—Wien: Böhlau, 1983—1987. — T.1: A—O.; T.2: P—S.; T.3: T—Z.; T.4: Indices. — lxiii, 1648 s., pagination continue, viii, 360 s. — (Slavistische Forschungen, 42; Slavistische Forschungen, 42). — ISBN 3-412-00683-1, ISBN 978-3-412-00683-9, ISBN 3-412-01584-9, ISBN 978-3-412-01584-8, ISBN 3-412-08284-8, ISBN 978-3-412-08284-0, ISBN 3-412-04086-X, ISBN 978-3-412-04086-4

Тохарська мова 
 Windekens A. J. van. Lexique étimologique des dialectes tokhariens. — Louvain: Bureaux du Muséon, 1941. — [3], lv, 217 p. — (Bibliothèque du Muséon, 11)
 Hilmarsson J. G., Materials for a Tocharian Historical and Etymological Dictionary. / Ed. by Alexander Lubotsky and Guðrún Þórhallsdóttir with the assistance of Sigurður H. Pálsson. — Reykjavík: Málvísindastofnun Háskola Íslands, 1996. — viii, 246 p. — (Tocharian and Indo-European studies. Supplementary series, 1015-4434; v. 5)

Афразійські мови

Давньоєгипетська і коптська мови 
 Cerny J. Coptic Etymological Dictionary. — London, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1976. — xxiv, 384 p.
 Cerny J. Coptic Etymological Dictionary. — Rep Blg ed.. — London, Cambridge:, 2010. — xxiv, 384 p. — (Cambridge Library Collection — Linguistics)
 Vycichl W. Dictionnaire étymologique de la langue copte. — Leuven: Peeters, 1983. — xxvii, 519 p.
 Takacs G. Etymological dictionary of Egyptian. — Leiden: Brill, 1999—2007—. Vol. 1. (A Phonological Introduction). — xx, 476 pp. + Vol. 2. (b-, p-, f-). — xxviii, 644 p. + Vol. 3 (m-). — xxxii, 1012 p. (на 2007 рік видано 3 томи)

Давньоєврейська і арамейська мови 
 Штейнбергъ О. Н. Еврейскій и халдейскій этимологическій словарь къ книгамъ Ветхаго Завѣта. Т. 1—2. — Вильна: Типографія Л. Л. Маца, 1878—1881. — 292 с.
 Clark M., Hirsch S. R. Etymological Dictionary of Biblical Hebrew: Based on the Commentaries of Rabbi Samson Raphael Hirsch. — Jerusalem; New York: Feldheim, 1999. — 330 c.

Сино-Тибетські мови 
 Peiros I. I., Starostin S. A. A comparative vocabulary of five Sino-Tibetan languages. 6 Fasc. — Parkville, VIC: University of Melbourne, Department of Linguistics and Applied Linguistics cop., 1996. — fasc. 1. Labials — VIII, 125 p. — fasc. 2. Dentals — VIII, 182 p. — fasc. 3. Laterals — VIII, 81 p. — fasc. 4. Palatals and sibilants — IX, 81 p. — fasc. 5. Velars, uvulars and laringals — IX, 180 p. — fasc. 6. Indexes. — 167 p. — (Dictionaries of South East Asia)

Давньокитайська мова 
 Schuessler A., ABC Etymological Dictionary of Old Chinese. — Honolulu: University of Hawaii Press School of Social, 2006. — XX, 668 p. — (ABC Chinese Dictionary Series)

Словники з сучасних мов

Слов'янські мови

Російська мова

Основні етимологічні словники російської мови 
 Этимологический словарь русского языка. / Сост. А. Преображенский, заслуж. преп. Моск. 4-й гимназии. — : Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1910—1914. — Том I: Α — Ο. — XXXVI, 674. V с.; — Том II: П — С. — 416, [3] с.
 Этимологический словарь русского языка. / Сост. А. Преображенский, отв. ред. С. П. Обнорский. — -: Издательство Академии наук СССР, 1949. — выпуск последний: тело—ящур. — 144 с. — (Труды Института русского языка; Т. 1). — (пер.)
 Preobrazhensky A. G. Etymological Dictionary of the Russian language. — New York: Columbia University Press, 1951. — 2150 p. — (Columbia Slavic studies)
 Этимологический словарь русского языка. / Сост. А. Преображенский, заслуж. преп. Моск. 4-й гимназии. — [Репр. изд.] — Пекин: б. и., 1956. — XXXVI, 674. V, 416, [3], 144 с. — 5 000 экз.
 Этимологический словарь русского языка. Составил Александр Григорьевич Преображенский. — : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. — 1284 с. — 5 000 экз.
 Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. В двух томах. — : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1959. — Т. I — 720 с.; Т. II — 552 с. — 10 000 экз.
 Preobrazhensky A. G. Etymological Dictionary of the Russian language. — 2nd print. ed. — New York: Columbia University Press, 1964. — 2150 p. — (Columbia Slavic studies)
 Preobrazhensky A. G. Etymological Dictionary of the Russian language. — 2nd print. ed. — New York: Columbia University Press, 1974. — 2150 p. — (Columbia Slavic studies)
 Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. В двух томах. — : ЛКИ, 2010. — 1256 с.
 Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. В двух томах. — репринт. — : Книга по Требованию, 2012. — 716 с.
 Vasmer, Max. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1-3 / Indogermanische Bibliothek herausgegeben von Hans Krahe. 2. Reihe: Wörterbücher. — Heidelberg: Carl Winter; Universitätsverlag, 1953—1958. — 755+715+702 pp.
 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 тт. / Пер. с нем. О. Н. Трубачёва. — : Прогресс, 1964—1973. — Т. I — 564 с.; Т. II — 672 с.; Т. III — 828 с.; T. IV — 856 с.
 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х тт. / Под ред. Б. А. Ларина, пер. с нем. О. Н. Трубачёва. — 2-е изд., стереотип. — : Прогресс, 1986—1987. — Т. 1. — 573 с.; Т. II — 671 с.; Т. III — 831 с.; T. IV — 863 c.
 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. / Под ред. Б. А. Ларина, пер. с нем. О. Н. Трубачёва. — 3-е изд., стереотип. — СПб.: Азбука — Терра, 1996. — Т. I — 576 с.; Т. II — 672 с.; Т. III — 832 с.; T. IV — 864 c.
 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х тт. / Пер. с нем = Russisches etymologisches Wörterbuch / Под ред. Б. А. Ларина, пер. с нем. О. Н. Трубачёва. — 4-е изд., стереотип. — : Астрель — АСТ, 2004—2007.
 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х тт. / Под ред. Б. А. Ларина, пер. с нем. О. Н. Трубачёва. — 4-е изд., стереотип. — : Терра-Книжный клуб, 2008. — (Народная библиотека «Огонька»)
 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х тт. / Под ред. Б. А. Ларина, пер. с нем. О. Н. Трубачёва. — 4-е изд., стереотип. — : АСТ, 2009. — Т. I — 592 с.; Т. II — 672 с.; Т. III — 832.; T. IV — 864 с. — (BIBLIO)
 Этимологический словарь русского языка / Под ред. Н. М. Шанского (1963—1999), А. Ф. Журавлева (з 1999), Филологический факультет МГУ. — : Изд-во МГУ, 1963—2007—. (Видання триває, опубліковано 10 випусків на А-М)
 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. В 2 т. — : Русский язык, 1993. — Т.1: А — Пантомима. — 622 с.+Т.2: Панцирь — Ящур. — 560 с.
 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. В 2 т. — 2-е изд., стереотип. — : Русский язык, 1994. — Т.1: А — Пантомима. — 624 с.+Т.2: Панцирь — Ящур. — 560 с.
 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. В 2 т. — 3-е изд., стереотип. — : Русский язык, 1999. — Т.1: А — Пантомима. — 624 с.+Т.2: Панцирь — Ящур. — 560 с.
 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. В 2 т. — 4-е изд., стереотип. — : Русский язык, 2001. — Т.1: А — Пантомима. — 624 с.+Т.2: Панцирь — Ящур. — 560 с.
 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. В 2 т. — 5-е изд., стереотип. — : Русский язык — Медиа, 2002. — Т.1: А — Пантомима. — 624 с.+Т.2: Панцирь — Ящур. — 560 с.
 Аникин А. Е. Русский этимологический словарь (Проект) . — : Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2007. — 71 с.
 Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. — : Рукописные памятники Древней Руси, 2007—2011—. (Видання триває, опубліковано 6 випусків до вершок IV)

Окремі етимологічні словники російської мови 
 Школьный этимологический словарь. / Под ред. Г. М. Милейковской. — Калинин: Калининский государственный педагогический институт, 1955.
 Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка. — : Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР (Учпедгиз), 1961. — 404 с.
 Краткий этимологический словарь русского языка: пособие для учителей / Шанский Н. М. и др.; под ред. чл.-кор. АН СССР С. Г. Бархударова. — 2-е изд., испр. и доп. — : Просвещение, 1971. — 542 с.
 Краткий этимологический словарь русского языка: пособие для учителей / Шанский Н. М. и др.; под ред. чл.-кор. АН СССР С. Г. Бархударова. — 3-е изд., испр. и доп. — : Просвещение, 1975. — 544 с. — (Методическая библиотека школы)
 Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. / Под ред. Е. И. Белёва. — : Издательство «Мысль», 1966. — 509 с.
 Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. — 2-е изд. — : Либроком, 2010. — 512 с.
 Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка. — : Радянська школа, 1970. — 599 с.
 Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка: Более 5 000 слов. / Под ред. Н. Н. Голубкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — : Радянська школа, 1989. — 511 с.
 Федосюк Ю. А. Русские фамилии: популярный этимологический словарь. [Для сред. и. ст. возраста]. / Отв. ред. А. В. Ясиновская. — : Детская литература, 1972. — 223 с.
 Федосюк Ю. А. Русские фамилии: популярный этимологический словарь. — 2-е изд. — : Детская литература, 1981. — 239 c.
 Федосюк Ю. А. Русские фамилии: популярный этимологический словарь. — 3-е изд. испр. и доп. — : Русские словари, 1996. — 286 с.
 Федосюк Ю. А. Русские фамилии: популярный этимологический словарь. — 4-е изд. испр. и доп. — : Флинта; Наука, 2002. — 237, [2] с.
 Федосюк Ю. А. Русские фамилии: популярный этимологический словарь. — 5-е изд. испр. и доп. — : Флинта; Наука, 2004. — 237, [2] с.
 Федосюк Ю. А. Русские фамилии: популярный этимологический словарь. — 6-е изд., испр. — : Флинта; Наука, 2006. — 240 с.
 Федосюк Ю. А. Русские фамилии: популярный этимологический словарь. — 7-е изд., испр. — : Флинта, Наука, 2009. — 240 с.
 Федосюк Ю. А. Русские фамилии: популярный этимологический словарь. — 7-е изд., испр. стереотипное. — : Флинта, Наука, 2009. — 240 с.
 Матвеев А. К. Этимология русских диалектных слов. — Свердловск: УГУ, 1978. — 193 c.
 Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Опыт этимологического словаря русской фразеологии. — : Рус. яз., 1987. — 240 с.
 Аникин А. Е., Корнилаева И. А., Младенов О. М., Мушинская М. С., Пичхадзе А. А., Сабенина А. М., Уткин А. А., Челышева И. И. Из истории русских слов: Словарь-пособие. — : Школа-Пресс, 1993. — 224 c.
 Шанский Н. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка. — : Просвещение, 1994. — 400 с.
 Wade T. Russian etymological dictionary. — Bristol: Bristol Classical Press; Newburyport, MA: Available in USA and Canada from Focus Information Group, 1996. — 266 p. — (Russian studies)
 Wade T. Russian etymological dictionary. — 1. publ., reprinted with minor amendments — Bristol: Bristol Classical Press, 1996. — 266 p. — (Russian language series)
 Wade T. Russian etymological dictionary. — 1. publ., reprinted with minor amendments — Bristol: Bristol Classical Press, 1999. — 266 p. — (Russian language series)
 Wade T. Russian etymological dictionary. — 1. publ., reprinted with minor amendments — Bristol: Bristol Classical Press, 2009. — [6], 266 p. — (BCP Russian Language Series)
 Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. — : Дрофа, 2000. — 400 с.
 Аникин А. Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. Пробный выпуск. — Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 1995. — 90 с. — 250 экз.
 Аникин А. Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков / Рецензенты: канд. филол. наук Б. В. Болдырев, канд. филол. наук А. М. Певнов, д-р филол. гаук Е. А. Хелимский; Институт филологии СО РАН. — Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 1997. — 776 с. — 490 экз. — ISBN 5-02-031031-X (в пер.)
 Аникин А. Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков / Ин-т филологии СО РАН. — Изд. 2-е, испр. и доп. — , Новосибирск: Наука, 2000. — 784 с. — ISBN 5-02-031804-3 (в пер.)
 Аникин А. Е. Этимологический словарь русских заимствований в языках Сибири: Пробные статьи. Ч. 1. — препринт. — Новосибирск: «Сибирский хронограф», 1998. — 95 с. — ISBN 5-87-550080-8, ISBN 978-5-87550-080-0
 Аникин А. Е. Этимологический словарь русских заимствований в языках Сибири / Рос. акад. наук. сиб. отд-ние. Ин-т филологии. — Новосибирск: Наука, 2003. — 785, [2] с. — 800 экз. — ISBN 5-02-031852-3 (в пер.)
 Ганжина И. М. Словарь современных русских фамилий. — : ООО «Изательство Астрель»; ООО "Фирма «Издательство АСТ», 2001. — 672 с. — ISBN 5-271-00271-X, ISBN 5-237-04101-9
 Коллектив авторов, Новое в русской этимологии. I. — : Институт русского языка им. В. В. Виноградова, РАН, 2002. — 280 с. — ISBN 5-88744-053-8
 Семенов А. В. Этимологический словарь русского языка . — : Издательство «ЮНВЕС», 2003. — 702, [1] с. — (Русский язык от А до Я)
 Аникин А. Е. Опыт словаря лексических балтизмов в русском языке. / Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт филологии. — Новосибирск: Наука, Сибирская издательская фирма, 2005. — 394, [2] с.
 Крылов Г. А. Этимологический словарь русского языка. / Сост. Крылов П. А. — : ООО «Полиграфуслуги», 2005. — 432 с.
 Крылов Г. А. Этимологический словарь русского языка. / Сост. Крылов П. А. — : Виктория плюс, 2009. — 432 с.
 Ильяхов А. Г. Этимологический словарь. Античные корни в русском языке. — : Феникс, 2006. — 320 с. — (Словари)
 Ильяхов А. Г. Этимологический словарь. Античные корни в русском языке: около 1500 слов. — : АСТ; Астрель, 2010. — 672 с. — (BIBLIO)
 Рут М. Э. Этимологический словарь русского языка для школьников. — Екатеринбург: У-Фактория, 2007. — 345 с.
 Рут М. Э. Этимологический словарь русского языка для школьников. — Екатеринбург: У-Фактория; Владимир: ВКТ, 2008. — 288 с.
 Рут М. Э. Этимологический словарь русского языка для школьников. — Екатеринбург: У-Фактория; Владимир: ВКТ, 2009. — 304 с.
 Шетэля В. М. Историко-этимологический словарь полонизмов русских текстов XIX—XX веков. — : Изд-во МГОУ, 2007. — 295 с.
 Шелепова Л. И. (ред.), Гамаюнова Ю. И., Злобина Т. И., Камова И. М., Рыгалина М. Г., Сорокина М. О. Историко-этимологический словарь русских говоров Алтая. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007-. (Видання триває, видано 3 випуски (А-З), доведено до — загинуть)
 Orel V. E. Russian Etymological Dictionary. In 3 vol. — Calgary, Alberta: Octavia, 2007—2008. — 400 p.+400 p.+ 332 p.
 Orel V. E. Russian Etymological Dictionary. In 4 vol. / Edit. V. V. Shevoroshkin, C. Drover-Davidson. — 2 ed. — Calgary, Alberta: Theophania Publishing, 2011. — 400 p.+400 p.+332 p.+302 p. — (Languages in time and space)
 Грачёв М. А., Мокиенко В. М. Историко-этимологический словарь воровского жаргона. — : Фолио-Пресс, 2000. — 256 с.
 Грачёв М. А., Мокиенко В. М. Русский жаргон. Историко-этимологический словарь. — : АСТ — Пресс Книга, 2009. — 336 с.
 Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник / Под ред. В. М. Мокиенко. — : Фолио-Пресс, 1999. — 704 с.
 Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник / Под ред. В. М. Мокиенко. — 2-е изд., испр. и доп. — : Фолио-Пресс, 2001. — 704 с.
 Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь / Под ред. В. М. Мокиенко. — 3-е изд., испр. и доп. — : АСТ, Астрель, Хранитель, 2005. — 704 с
 Шаповалова О. А. Этимологический словарь русского языка. / Под общ. ред. А. Ситниковой. — 2-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. — 239, [1] с. — (Словари)
 Шаповалова О. А. Этимологический словарь русского языка. / Под общ. ред. А. Ситниковой. — 4-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. — 239, [1] с. — (Словари)
 Шаповалова О. А. Этимологический словарь русского языка. / Под общ. ред. А. Ситниковой. — 5-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. — 239, [1] с. — (Словари)
 Этимологический словарь русского языка. / Под ред. Л. Фатеевой. — : АСТ — Восток-Запад, 2008. — 448 с.
 Фёдорова Т. Л., Щеглова О. А. Этимологический словарь русского языка: русский язык от А до Я. — : ЛадКом, 2008. — 608 с.
 Фёдорова Т. Л., Щеглова О. А. Этимологический словарь русского языка: 60 тысяч слов. — : Юнвес, 2010. — 608 с.
 Фёдорова Т. Л., Щеглова О. А. Этимологический словарь русского языка: 60 тысяч слов. — 2-е изд. — : ЛадКом, 2012. — 606, [1] с.
 Глинкина Л. А. Современный этимологический словарь русского языка. Объяснение трудных орфограмм. — : АСТ, Астрель, ВКТ, 2009. — 384 с. — (Современный словарь)
 Шапошников А. К. Этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. — : Флинта, Наука, 2010. — Т. 1: [А—Н]. — 2010. — 583 с.; — Т. 2: [Н—Я]. — 2010. — 576 с.
 Белкин М. В., Румянцев И. А. Этимологический словарь русского языка в табличной форме. — : ФЛИНТА, 2011. — 784 с.
 Новейший школьный этимологический словарь русского языка / Сост. М. В. Климова. — : Дом Славянской книги, 2012. — 639 с.
 Свиридова М. Н. Этимологический словарь современного русского языка: 6 500 слов. — : Аделант, 2014. — 512 с. — (Библиотека школьных словарей: БШС)

Білоруська мова 
 Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. / Рэд. В. Ў. Мартынаў, Г. А. Цыхун, Р. М. Малько. — : Акадэмія навук БССР; Беларуская навука, 1978-2010-. (Видано 13 томів, доведено до T, видання триває)
 Лепешаў І. Я. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў: у 2 ч. — Ч. 1. — : Нар. асвета, 1981. — 160 с.; Ч. 2. — Мінск: Нар. асвета, 1993. — 200 с.
 Лепешаў І. Я. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў. — : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2004. — 448 с.
 Жучкевич В. А. Краткий топонимический словарь Белоруссии. — : Изд-во БГУ, 1974. — 447 с.

Польська мова 
 Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego . — Kraków: Nakład i własność Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1926—1927. — T. 1: A-O., T. 2: P-Ż, Dodatek, Indeks. — XIV, [2], 805, [1] s.
 Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. — Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, [1936?]. —XIV, [2], 805, [1] s.
 Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. / Wstęp do 2 wyd. Zenon Klemensiewicz. — 2 wyd. przedruk z l. wyd. — Warszawa: Wiedza Powszechna, 1957. — XIV, [2], 805, [1] s.
 Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. — 2 wyd. przedruk z l. wyd. — Warszawa: Wiedza Powszechna, 1970. — XIV, [2], 805, [1] s.
 Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. — 3 wyd. przedruk z l. wyd. — Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. — XIV, [2], 805, [1] s.
 Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. — 4 wyd. przedruk z l. wyd. — Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985. — XIV, [2], 805, [1] s.
 Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. — 5 wyd. przedruk z l. wyd. — Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989. — XIV, [2], 805, [1] s.
 Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. — 6 wyd. przedruk z l. wyd. — Warszawa: Wiedza Powszechna, 1993. — XIV, [2], 805, [1] s.
 Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. — 7 wyd. przedruk z l. wyd. — Warszawa: Wiedza Powszechna, 1996. — XIV, [2], 805, [1] s. — (Biblioteka miłośników języka)
 Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. — 8 wyd. przedruk z l. wyd. — Warszawa: Wiedza Powszechna, 1998. — XIV, [2], 805, [1] s. — (Biblioteka miłośników języka)
 Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. — 9 wyd. przedruk z l. wyd. — Warszawa: Wiedza Powszechna, 2000. — XIV, [2], 805, [1] s.
 Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 1—5. — Kraków: Nak. Tow. Milosnikow Jezyka Polskiego, 1952-1982- (Видані томи на A-Ł)
 Rospond S. Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. — Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1984. — 463 s.
 Rospond S., Sochacka S. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 1—14. — Warszawa: Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu: Książki. Państwowe Wydawn. Naukowe, 1970—2009
 Rymut K. Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny. T. I—II. — Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1999—2001. — 504 s.+772 s.
 Bańkowski A. Etymologiczny słownik języka polskiego. I—III t. — Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2000. — T. 1: A-K. — LIII, 873 s. + T. 2: L-P. — XII, 977 s.
 Malec M. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski. — Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2002. — 290 s.
 Abramowicz Z. Słownik etymologiczny nazwisk żydów białostockich. — Białystok: Wydawn. Uniwersytetu w Białymstoku, 2003. — 364 s.
 Długosz-Kurczabowa K. Nowy słownik etymologiczny języka polskiego. — Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2003. — 658 s.
 Boryś W. Słownik etymologiczny języka polskiego. — Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005. — 861 s.
 Długosz-Kurczabowa K. Słownik etymologiczny języka polskiego. — Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2005. — 658 s.
 Długosz-Kurczabowa K. Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego. — Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2008. — XII+884 s.
 Malmor I. Słownik etymologiczny języka polskiego. — Warszawa — Bielsko-Biała: ParkEdukacja — Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009. — 543 s.

Кашубська мова 
 Boryś W., Popowska-Taborska H., Słownik etymologiczny kaszubszczyzny. T. I—VI. — Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1994—2010. — tom II. A—Č. — 1994. — 272 s. + tom II. D—J. — 1997. — 361 s. + tom III, K—O. — 1999. — 377 s. + tom IV, P—S. — 2002. — 389 s. + tom V, Š—Ž i Suplement. — 2006. — 347 s. + tom VI, Indeksy wyrazowe do tomów I—V (z płytą CD). — 2010. — 345 s. — ISBN 8-390-13949-9, ISBN 8-386-61981-3, ISBN 8-386-61928-7, ISBN 8-386-61974-0, ISBN 8-389-19148-2, ISBN 978-8-389-19188-5

Чехословацька мова 
 Holub J., Stručný slovník etymologický jazyka československého. — Praha: Státní nakladatelství, 1933. — XX, 294 s.
 Holub J., Stručný slovník etymologický jazyka československého. — 2 přeprac. a dopln.vyd. — Praha: Československé grafické unie A.S., 1936. — XVII, 361 s.
 Holub J., Stručný slovník etymologický jazyka československého. — 2 zcela přeprac. a dopln. vyd. — Praha: Nákl. Československé grafické unie A.S., 1937. — XVII, 361 s.
 Machek V., Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. — Praha: Academia, Nakladatelství C̆eskoslovenské akademie věd, 1957. — 627 s. — (Prace Československé akademie věd. Sekce jazyka a literatury, sv. 6)

Чеська мова 
 Holub J., Kopečný F. Etymologický slovník jazyka českého. — Praha: Státní nakladatelství učebnic, 1952. — 575 s.
 Machek V., Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. — Praha: Academia, Nakladatelství C̆eskoslovenské akademie věd, 1957. — 627 s. — (Prace Československé akademie věd. Sekce jazyka a literatury, sv. 6)
 Machek V., Etymologický slovník jazyka českého. / Věd. red. Vladimír Šmilauer. — 2 oprav. a dop. vyd. — Praha: Academia, Nakladatelství C̆eskoslovenské akademie věd, 1968. — 866 s.
 Machek V., Etymologický slovník jazyka českého. / Věd. red. Vladimír Šmilauer. — 3 nezm. vyd. — Praha: Academia, Nakladatelství C̆eskoslovenské akademie věd, 1971. — 866 s.
 Machek V., Etymologický slovník jazyka českého. / Věd. red. Vladimír Šmilauer. — Fotoreprint podle 3. vyd. z roku 1971. — Praha: Lidové noviny, 1997. — 866 s. — ISBN 8-071-06242-1, ISBN 978-8-071-06242-4
 Machek V., Etymologický slovník jazyka českého. / Věd. red. Vladimír Šmilauer. — Fotoreprint podle 3. vyd. z roku 1971. — Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. — 866 s. — ISBN 978-8-074-22048-7, ISBN 8-074-22048-6
 Holub J., Lyer S., Stručný etymologický slovník jazyka českého: se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. — Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. — 527, [1] s.
 Holub J., Lyer S., Stručný etymologický slovník jazyka českého: se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. — 2 vyd. připr. dr. Ivan Lutterer. — Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. — 527, [1] s.
 Holub J., Lyer S., Stručný etymologický slovník jazyka českého: se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. — 2 vyd. připr. dr. Ivan Lutterer. — Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. — 527, [1] s. — (Edice Odborné slovníky)
 Holub J., Lyer S., Stručný etymologický slovník jazyka českého: se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. — 3. vyd. — Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. — 527, [1] s. — (Edice Odborné slovníky)
 Holub J., Lyer S., Stručný etymologický slovník jazyka českého: se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. / Recenzovali v 1. vyd. univ. prof. dr. Vladimír Šmilauer, univ. prof. dr. Josef V. Bečka; 2. vyd. připr. dr. Ivan Lutterer. — 4. vyd. — Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. — 483, [5] s. — (Edice Odborné slovníky). — ISBN 8-004-23715-0, ISBN 978-8-004-23715-8
 Rejzek J., Český etymologický slovník. — Voznice: Leda, 2001. — 752 s. — ISBN 8-085-92785-3, ISBN 978-8-085-92785-6
 Rejzek J., Český etymologický slovník. — 2 nezm. vyd. — Voznice: Leda, 2012. — 752 s. — ISBN 978-8-073-35296-7, ISBN 8-073-35296-6
 Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: historie a původ slov; [12 000 hesel]. / Hlavní edit. Jan Hugo a kol. — Praha: Maxdorf, 2006. — 413 s. — ISBN 8-073-45086-0, ISBN 978-8-073-45086-1
 Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: historie a původ slov; [14 000 hesel]. / Hlavní edit. Jan Hugo, MUDr a kol. — 2 rozš. vyd. — Praha: Maxdorf, 2006. — 460 s. — ISBN 8-073-45098-4, ISBN 978-8-073-45098-4
 Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: historie a původ slov; [než 17 000 hesel]. / Hlavní edit. Jan Hugo, MUDr a kol. — 3 rozš. vyd. — Praha: Maxdorf, 2009. — 501 s. — ISBN 978-8-073-45198-1, ISBN 8-073-45198-0

Словацька мова 
 Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. — Praha: Academia, Nakladatelství C̆eskoslovenské akademie věd, 1957. — 627 s. — (Prace Československé akademie věd. Sekce jazyka a literatury, sv. 6)

Болгарська мова 
 Младенов С. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. — София: Книгоиздателство Христо Г. Данов — О. О. Д-во, 1941. — 704 с.
 Български етимологичен речник. / Под ред. В. Георгиева, И. Дуриданова. — София:, Издателство на Българската академия на науките, 1971-1996- (Видані 5 томів, видання триває)
 Ковачев Н. Честотно-етимологичен речник на личните имена в съвременната българска антропонимия. — Велико Търново: Изд. ПИК, 1995. — 620 с.

Лужицькі мови 
 Schuster-Šewc H. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. 5 Bn. (Lfg. 1—24). — Bautzen: VEB Domowina Verlag, 1978—1996. — Bd. 1. (Lfg. 1—7) A—Kisnyć + Bd. 2. (Lfg. 8—14) Kisonc̆k—płomjo + Bd. 3. (Lfg. 15—21) Płoń—wołma + Bd. 4. (Lfg. 22—24) Wołoj—Źurja. Ergänzungen. Nachwort. Verzeichnisse + Bd. 5. Register; Slawische und baltische Sprachen. — ISBN 3-7420-0404-2, ISBN 978-3-7420-0404-8, ISBN 3-7420-0004-7, ISBN 978-3-7420-0004-0

Сербохорватська мова 
 Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika . Kn. 1—4. / Uredili Mirko Deanović i Ljudevit Jonke; surađivao u predradnjama i priredio za tisak Valentin Putanec. — Zagreb: Jugoslavenska akademija znatosti i umjetnosti, 1971—1974. — XXXVIII, 788 s. + 700 s. + 703 s. + 837 s. — ISBN 8-640-70064-8, ISBN 9-531-54726-2, ISBN 978-9-531-54726-0
 Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Kn. 1—4. / Uredili Mirko Deanović i Ljudevit Jonke; surađivao u predradnjama i priredio za tisak Valentin Putanec. — Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Grafički zavod Hrvatske), 2006. — .

Хорватська мова 
 Gluhak F. Hrvatski etimologijski rječnik. — Zagreb: August Cesarec, 1993. — 832 s. — (Biblioteka Vocabula). — ISBN 9-531-62000-8, ISBN 978-9-531-62000-0

Сербська мова 
 Бјелетић М., Влајић-Поповић Ј., Лома А., Петровић Сн., Етимолошки речник српског језика. / Уред. Ирена Грицкат-Радуловић, Александар Лома. — Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2003—. — Свеска 1: А—Аш.  — 2003. — 257 с. — Свеска 2: БА—БД.  — 2006. — 289 с. — ISBN 8-682-87304-4, ISBN 8-682-87304-4, ISBN 8-682-87311-7, ISBN 8-682-87303-6 (видання триває)

Словенська мова 
 Bezlaj F., Snoj M., Furlan M., Klemenčič S. Etimološki slovar slovenskega jezika. 5 zv. — Ljubljana: Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik; Mladinska knjiga, 1976—2007.
 Snoj M. Slovenski etimoloski slovar. — Ljubljana: Mladinska Knjiga, 1997. — xxv, 900 s. — (Zbirka Cicero).
 Snoj M. Slovenski etimološki slovar. — 2 pregl. in dop. izd. — Ljubljana: Modrijan, 2003. — XXVII, 1022 s.
 Snoj M. Slovenski etimološki slovar. — 2 pregl. in dop. izd. 1. ponatis. — Ljubljana: Modrijan, 2009. — XXVII, 1022 s.
 Snoj M. Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. — Ljubljana: Modrijan: Založba ZRC, 2009. — 603 s.

Балтійські мови

Латиська мова 
 Karulis K. Latviešu etimologijas vārdnīca: divos sējumos. Sēj. 1—2. — Riga: Avots, 1992. — 1: A—O. — 638 s. + 2: P— Ž. — 670 s. — ISBN 5-401-00411-7, ISBN 978-5-401-00411-6
 Karulis K. Latviešu etimologijas vārdnīca. — Riga: Avots, 2001. — 1303 s. — ISBN 978-9-984-70012-0, ISBN 9-984-70012-7

Литовська мова 
 Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I—II. — Heidelberg: Carl Winter; Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1955/1962—1958/1965. — XXIII, 656 s. + 904 s. — (Indogermanische Bibliothek, Abteilung 1, Sammlung indogermanischer Lehr- und Handbücher, Reihe 2, Wörterbücher)
 Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. — Vilnius: Mokslas, 1981. — 408 с.
 Smoczyński W. Słownik etymologiczny języka litewskiego = Lietuvių kalbos etimologinis žodynas. — Wilno: Uniwersytet Wileński, Wydział Filologiczny, 2007—2009. — xxvii, 797 s. + 314 s. — ISBN 978-9-955-33152-0, ISBN 9-955-33152-6

Пруська мова 
 Топоров В. Н. Прусский язык. Словарь . / Отв. ред. В. В. Иванов. — : Наука, 1975—1990. — Том 1. A—D. — 1975. — 401 c. + Том 2. E—H. — 1979. — 355 c. + Том 3. I—K. — 1980. — 387 c. + Том 4. K—L (*kirk — *laid-ik-). — 1984. — 441 c. + Том 5. L (*laydis — *lut- & *mod-). — 1990. — 424 c. — ISBN 5-02-010994-0 (видано 5 томів, не завершений)
 Mažiulis V. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. T. I—IV. — Vilnius: Mokslo ir enciklopediju leidykla, 1988—1997. — T. 1.: A—H. — 428 s. + T. 2.: I—K. — 331 s. + T. 3.: L—P. — 365 s. + T. 4.: R—Z. — 323 s. — ISBN 5-420-00309-0, ISBN 978-5-420-00309-1, ISBN 5-420-01406-8, ISBN 978-5-420-01406-6, ISBN 5-420-00791-6, ISBN 978-5-420-00791-4, ISBN 5-420-01323-1, ISBN 978-5-420-01323-6, ISBN 5-420-00109-8, ISBN 978-5-420-00109-7, ISBN 5-420-00110-1, ISBN 978-5-420-00110-3
 Mažiulis V. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. — 2 pataisytas ir papildytas leidimas. — Vilnius: Mokslo ir Enciklopedijų Leidybos Centras, 2003. — XLVI, 1016 s. — ISBN 978-5-420-01729-6, ISBN 5-420-01729-6

Германські мови

Англійська мова 
 Müller E. Etymologisches Woerterbuch der englischen Sprache. I—II. Cöthen: P. Schettler, 1867.
 Skeat W. W. Etymological dictionary of the English language. Oxford, 1953. New ed. 1963. (Перевидання)
 Klein E. A comprehensive etymological dictionary of the English language. I—II. Amsterdam, 1966—1967. 1776 p.
 The Oxford dictionary of English etymology. / Ed. by C. T. Onions. Oxford, 1966.
 The Concise Oxford dictionary of English etymology / Ed. by T.F. Hoad. Oxford: Clarendon press, 1986 — XIV, 552 с.
 Partridge E. Origins: A Short Etymological Dictionary of Modern English. London & New York: Routledge, 1977. 992 p.
 Partridge E. Origins: An etymological dictionary of Modern English. New York: Routledge, 2009. 972 p.
 Liberman A. A Bibliography of English Etymology: Sources and Word List. University of Minnesota Press, 2009. 974 p.

Німецька мова 
 Kluge Fr. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen Sprache. Berlin, 1883. Berlin-N. Y., 1989. (Неодноразово перевидавався, з 1989 в переробці Е. Зеебольда)
 Regnaud P. Dictionnaire étymologique de la langue allemande sur le plan de celui de M. Kluge mais d'après les principes nouveaux de la méthode évolutionniste. Paris: A. Fontemoing, 1902. 503 p.
 Loewe R., Deutsches etymologisches Wörterbuch. W. de Gruyter, 1930. 186 p.
 Historisch-etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. — Vorbemerkung und Probeartikel. — Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, 1977. — 155 s. — (Linguistische Studien. Reihe A: Arbeitsberichte; Bd. 38)
 Bahlow, Hans. Deutschlands geographische Namenwelt: Etymologisches Lexikon der Fluss-und Ortsnamen alteurop. Herkunft. [Frankfurt a. M.]: Suhrkamp, 1985 — XVI, 554 с.
 Hiersche R. Deutsches Etymologisches Wörterbuch. I-. Heidelberg, 1986-1990-. (Видані 2 томи, видання триває)
 Etymologisches Wörterbuch des Deutschen // Aut.: Wilhelm Braun, Gunhild Ginschel, Gustav Hagen et al. Berlin: Akademie, 1989. — Bd. I—III
 Gerhard Köbler. Deutsches Etymologisches Wörterbuch . 1995

Нідерландська мова 
 Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, N. van Wijk. — 's-Gravenhage, 1912; in 1949 heruitgegeven met een Supplement van F. van Haeringen
 Nederlands etymologisch woordenboek, Jan de Vries, — Leiden: Brill, 1971; latere uitgaves zijn ongewijzigd
 Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden, P.A.F. van Veen & Nicoline van der Sijs. — 2e editie — Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie, 1997
 Etymologisch woordenboek, J. de Vries & F. de Tollenaere. — 23e editie — Utrecht: Het Spectrum, 2004.
 Etymologisch woordenboek van het Nederlands. / Onder hoofdred. van Dr. Marlies Philippa; met Dr. Frans Debrabandere; en Arend Quak, T. Schoonheim & N. van der Sijs. — Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003—2009. — 2003. — T/m A—E Deel 1. — 704 p. + 2005.- T/m F—Ka Deel 2. — 704 p. + 2006. — T/m Ke—R Deel 3. — 696 p. + 2009. — T/m S—Z Deel 4. — 696 p.

Ісландська мова 
 Johannesson A. Isländisches etymologisches Wörterbuch. — Bern: A. Francke, 1951—1956.
 Magnússon Á. B. Íslensk orðsifjabók. — Reykjavík: Orðabók Háskóláns, 1989. — xli, 1231 p.
 Magnússon Á. B. Íslensk orðsifjabók. — 2. prentun. — Reykjavík: Orðabók Háskóláns, 1995. — xli, 1231 p.
 Magnússon Á. B. Íslensk orðsifjabók. — 3. prentun. — Reykjavík: Orðabók Háskóláns, 2008. — xli, 1231 p.

Данська та норвезька мови 
 Falk H., Torp A. Norwegisch-Dänisches etymologisches Wörterbuch, v. 1—2. Heidelberg, 1910—1911. 2-е вид. 1960.
 Torp A. Nynorsk etymologisk Ordbok. Chr., 1919.

Шведська мова 
 Tamm F. A., Noreen А. G., Etymologisk svensk ordbok. I: A-karsk. — Uppsala: Akademiska boktryckeriet E. Berling, 1890—1905. — 420 s.
 Tamm F. A., Noreen А. G., Etymologisk svensk ordbok. I: A-karsk. — [reprint]. — Charleston, South Carolina U.S.: Nabu Press, 2012. — 430 s.
 Hellquist E. Svensk etymologisk ordbok, v. 1—2. — Lund: C. W. K. Gleerups Förlag, 1920—1922. — In-8°, [14], LXXIII, 1283 s.
 Hellquist E. Svensk etymologisk ordbok, v. 1—2. — 2 Ny omarb. uppl. [Published in 18 parts]. — Lund: C. W. K. Gleerups Förlag, 1935—1939. — XII, 721 s.+[1], 722 s.
 Hellquist E. Svensk etymologisk ordbok, v. 1—2. — 3 uppl. — Lund: C. W. K. Gleerups Förlag, 1948. — xii, 1484 s.
 Hellquist E. Svensk etymologisk ordbok, v. 1—2. — 3 uppl. nytryckning. — Lund: C. W. K. Gleerups Förlag, 1957. — xii, 1484 s.
 Hellquist E. Svensk etymologisk ordbok, v. 1—2. — 3 uppl. nytryckning. — Lund: C. W. K. Gleerups Förlag, 1966. — xii, 1484 s.
 Hellquist E. Svensk etymologisk ordbok, v. 1—2. — 3 uppl. nytryckning. — Lund: C. W. K. Gleerups Förlag, 1970. — xii, 1484 s.
 Hellquist E. Svensk etymologisk ordbok, v. 1—2. — 4 uppl. — Lund: Liber Läromedel, 1980. — XII, 721 (1) + 721 s.
 Hellquist E. Svensk etymologisk ordbok, v. 1—2. — 5 uppl. — Malmö: Liber, 1989. — XII, 721 (1) + 721 s.
 Hellquist E. Svensk etymologisk ordbok, v. 1—2. — 6 uppl. — Malmö: Gleerup, 1993. — 1484 s.
 Hellquist E. Svensk etymologisk ordbok, v. 1—2. — 7 uppl. — Malmö: Gleerup, 1999. — 1484 s.
 Hellquist E. Svensk etymologisk ordbok, v. 1—2. — 8 uppl. — Lund: Gleerup, 2003. — 1484 s.
 Ernby B. Norstedts etymologiska ordbok. [ordens historia]: [20.000 uppslagsord]. — Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2008. — 792 s.
 Ernby B. Norstedts etymologiska ordbok. [ordens historia]: [20.000 uppslagsord]. — Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2010. — 792 s.

Норн 
 Jakobsen J., Etymologisk ordbog over det norrøne sprog på Shetland. I—III Bd. — København, Vïlhelm Priors kgl. hofboghandel, 1908—1921. — xlviii, 1032, xviii s.
 Jakobsen J., An Etymological Dictionary of the Norn Language in Shetland. 2 vol. / Transl. А. Horsböl (Jakobsen). — 2nd ed. — London: D. Nutt (A.G. Berry); Copenhagen: V. Prior, 1928—1932. — [A—K]. — CXVII, 488 s. + — [L—Ø]. — S. 489—1076.
 Jakobsen J., An Etymological Dictionary of the Norn Language in Shetland. 2 vol. — 2nd ed. repr. — Lerwick: Shetland Folk Society, 1985. — CXVII, 488 p. + 1076 p.
 Jakobsen J., An Etymological Dictionary of the Norn Language in Shetland. 2 vol. — 2nd ed. repr. — New York: AMS Press, 1985. — CXVII, 488 p. + 1076 p.

Фризька мова 
 Faltings V. F. Etymologisches Wörterbuch der friesischen Adjektiva. — Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2010. — x, 690 s. — ISBN 978-3-11-023136-6, ISBN 3-11-023136-0, ISBN 978-3-11-023135-9, ISBN 3-11-023135-2

Романські мови

Мови Бельгії 
 Carnoy A. J. Dictionnaire étymologique du nom des communes de Belgique y compris l'étymologie des principaux noms de hameaux et de rivières: 2 vol. — Leuven: Éditions Universitas, 1939—1940. — 666 p. — Première partie, A-K.; Deuxième partie, L-Z.

Іспанська мова 
 Roque Barcia & Eduardo de Echegaray. Diccionario general etimológico de la lengua española. — Madrid: J. M. Faquineto, 1887.
 Coromines J. Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. 4 vol. — Madrid: Editorial Gredos; Berna: Editorial Francke, 1954—1957.
 Coromines J., Pascual J. A. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Obra completa. I—VI vol. — Madrid: Editorial Gredos, 1991—1997.
 Coromines J. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. — 4ª edición. — Madrid: Editorial Gredos, 2008.
 de Silva Guido Gómez Breve diccionario etimológico de la lengua española. — México: Colegio de Mexic; Fondo de Cultura Economica S.A. de C.V., 1988. — 737 p.
 de Silva Guido Gómez Breve diccionario etimológico de la lengua española: 10 000 artículos, 1 300 familias de palabras. — 2a ed. — México: Fondo de cultura económica, 1991. — 737 p.
 de Silva Guido Gómez Breve diccionario etimológico de la lengua española. — 2 ed. — México: Fondo de cultura económica, 2003. — 737 p.
 de Silva Guido Gómez Breve diccionario etimológico de la lengua española: 10 000 artículos, 1 300 familias de palabras. — 2a ed. — México: El colegio de México; Fondo de cultura económica, impr. 2006. — 737 p.

Італійська мова 
 Pianigiani O. Vocabolario etimologico della lingua italiana. 1907. Vol. 1-2. Mil., 1943.
 Cortelazzo M., Zolli P. Dizionario etimologico della lingua italiana. Vol. 1-5. Bologna, 1979—1988.

Ладинська мова 
 Kramer J. Etymologisches Wörterbuch des Dolomitenladinischen. Bd. 1-8. Hamburg: Buske Verlag, 1988—1998.

Окситанська мова 
 Dictionnaire étymologique de l'ancien occitan / Susanne Hächler, Conchita Orga, Barbara Ute Junker, Flavia Löpfe, Rachel Kolly-Gobet, Monika Gut, Muriel Bützberger. — 1990-

Португальська мова 
 Houaiss A. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. — Rio de Janeiro: Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia, 2001.

Румунська мова 
 Sextil Puşcariu. Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache. Heidelberg, 1905.

Сардинська мова 
 Wagner M. L. Dizionario etimologico sardo. Heidelberg, 1957—1964.

Французька мова 
 Dauzat A. Dictionnaire étymologique de la langue française. — Paris: Librairie Larousse, 1938. — XXXVII, 762 p.
 Baldinger K. Dictionnaire étymologique de l'ancien français. Fasc. 1-3. Quebec; Tübingen; Paris, 1971.
 Wartburg W. v. Französischen etymologisches Wörterbuch. 23 fasc. Bonn; Lpz.; Paris; Basel, 1922—1970.
 Bloch O., Wartburg W. Dictionnaire étymologique de la langue française, 2 éd., P., 1950; 9. éd. Paris: Presses univ. de France, 1991 — XXXII, 682 с.
 Gamillscheg E. Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache. Heidelberg, 1965.
 Picoche J.. Dictionnaire étymologique du français. — Paris: Dict. le Robert, 1993. — X, 619 p.
 Dauzat A., Deslandes G., Rostaing Ch. Dictionnaire étymologique des noms de rivières et de montagnes en France. Paris, 1978.
 Dubois J., Mitterand H., Dauzat A. Nouveau dictionnaire étymologique et historique. — 4éme éd. revue et corrigée. — Paris: Librairie Larousse, 1964. — XLIX, 804 p.
 Dubois J., Mitterand H., Dauzat A. Nouveau dictionnaire étymologique et historique. — 2éme éd. revue et corrigée. — Paris: Librairie Larousse, 1971. — XLIX, 804 p.
 Dubois J., Mitterand H., Dauzat A. Nouveau dictionnaire étymologique et historique. — 6éme éd. revue et corrigée. — Paris: Librairie Larousse, 1990. — XLIX, 804 p. — (Les dictionnaires de la langue française)
 Dubois J., Mitterand H., Dauzat A. Nouveau dictionnaire étymologique et historique. — 6éme éd. revue et corrigée. — Paris: Librairie Larousse, 1991. — XLIX, 805 p. — (Dictionnaire étymologique; Références Larousse: Langue française)
 Dubois J., Mitterand H., Dauzat A. Nouveau dictionnaire étymologique et historique. — 6éme éd. revue et corrigée. — Paris: Librairie Larousse, 1992. — XLIX, 805 p. — (Références Larousse: Langue française)
 Dubois J., Mitterand H., Dauzat A. Dictionnaire étymologique et historique du français. — Paris: Larousse, 1993. — XLI, 822 p.
 Dubois J., Mitterand H., Dauzat A. Dictionnaire étymologique et historique du français. — [Nouv. éd]. — Paris: Larousse, 1998. — XLI, 822 p. — (Expression)
 Dubois J., Mitterand H., Dauzat A. Dictionnaire étymologique et historique du français. — Paris: France Loisirs: Larousse, 2000. — XLI, 821, [2] p. — (Expression)
 Dubois J., Mitterand H., Dauzat A. Dictionnaire étymologique & historique du français. — Paris: Larousse, 2007. — 893 p. — (Dictionnaire de référence)
 Dubois J., Mitterand H., Dauzat A. Dictionnaire étymologique & historique du français. — Paris: Larousse, 2011. — 1280 p. — (Grands Dictionnaires Larousse)
 Dauzat A. Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de France. — Paris: Librairie Larousse, 1951. — xxv, 604 p.
 Dauzat A., Morlet M.-T. Dictionnaire Étymologique des Noms de Famille et Prénoms de France. — Éd. revue et augmentée. — Paris: Librairie Larousse, 1980. — XXII, 624 p. — (Dictionnaire de Poche de la Langue Française)
 Dauzat A., Rostaing C. Dictionnaire étymologique des noms de lieux de France. — Paris: Librairie Larousse, 1963. — xii, 738 p.
 Dauzat A., Rostaing C. Dictionnaire étymologique des noms de lieux de France. — 2éme éd. revue et corrigée. — Paris: Librairie Guénégaud, 1978. — 738, XXIII p.
 Dauzat A., Rostaing C. Dictionnaire étymologique des noms de lieux de France. — 2éme éd. revue et corrigée. — Paris: Librairie Guénégaud, 1989. — xii, 738, xxiii p. — (Guenegaud Libra)

Фріульська мова 
 Pellegrini G. B., Cortelazzo M., Zamboni A. et al. Dizionario etimologico storico friulano. Vol. 1-2. Udine, 1984—1987.

Кельтські мови

Бретонська мова 
 Louis Le Pelletier, Etymological Dictionary of the Breton Language: Dictionnaire Etymologique de la Langue Bretonne. French & European Publications, Incorporated, 1973. 1716 p.

Гельська мова 
 Jamieson J. An Etymological Dictionary of the Scottish Language; illustrating the words in their different significations by example from Ancient and Modern Writers; shewing their Affinity to those of other Languages, and especially the Northern; explaining many terms which though now obsolete in England were formerly common to both countries; and elucidating National Rites, Customs and Institutions and their Analogy to those of other nations; to which is prefixed a Dissertation on the Origin of the Scottish Language. Vol. 1-2. — London: W. Creech, Constable, and Blackwood, 1808.
 Jamieson J. An etymological dictionary of the Scottish language; in which the words are explained in their different senses, authorized by the names of the writers by whom they are used, or the titles of the works in which they occur, and deduced from their originals. Vol. 1-2. — Edinburgh: Printed for Archibald Constable and Company, and Alexander Jameson by Abernethy & Walker, 1818.
 Jamieson J., Longmuir J., Donaldson D. An Etymological Dictionary of the Scottish Language; illustrating the words in their different significations by example from Ancient and Modern Writers; shewing their Affinity to those of other Languages, and especially the Northern; explaining many terms which though now obsolete in England were formerly common to both countries; and elucidating National Rites, Customs and Institutions and their Analogy to those of other nations; to which is prefixed a Dissertation on the Origin of the Scottish Language. Vol. 1-2. — New ed., carefully rev. and collated, with the entire suppl. incorporated. — Paisley: Alexander Gardner, 1879—1997
 Macbain A. An etymological dictionary of the Gaelic language. — Inverness: The Northern Counties Printing And Publishing Company, Limited, 1896.
 Macbain A. An etymological dictionary of the Gaelic language. — 2nd ed. (revised) — Stirling: Eneas Mackay, 1911. — xvi, xxxvii, A-D p., 1 l., 412 p.
 Macbain A. An etymological dictionary of the Gaelic language . — Glasgow: Gairm Publications, 1982. — [Photolitho Reprint of 1911 edition]

Індоарійські мови 
 Turner R. L. A comparative dictionary of Indo-Aryan languages . — London: Oxford University Press, 1962—1985. — 1962. — Fascicle 1, A-uttapti. — viii, 80 p. + — 1963. — Fascicle 2, uttapyaté-kinkirala. — 79 p. + — 1963. — Fascicle 3, Kicca-ghātąyati. — 80 p. + — 1964. — Fascicle 4, ghātą̄-tātas. — 80 p. + — 1965. — Fascicle 5, tatkṣana-nàyati. — 79 p. + — 1965. — Fascicle 6, Nayana-pragaḍḍa. — 79 p. + — 1965. — Fascicle 7, Pragamati-matsyahara. — 79 p. + — 1965. — Fascicle 8, Mathá-liksāgrahaną. — 79 p. + — 1966. — Fascicle 9, Likhá-śiti. — 79 p. + — 1966. — Fascicle 10, Śitiśēpaka-sphurati. — 79 p. + — 1966. — Fascicle 11, Sphurati-HVĒ. Addenda. Corrigenda — 40 p. + — 1969—1985. — Includes three supplements.
 Turner R. L. A comparative dictionary of Indo-Aryan languages. — London: Oxford University Press, 1973. — 841 p.
 Turner R. L. A comparative dictionary of Indo-Aryan languages. 4 Vols. — Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1999. — xx, 841 p. + ix, 357 p. + 231 p. + xi, 168 p.
 Turner R. L. A comparative dictionary of Indo-Aryan languages. 4 Vols. — London: Routledge, 2000—2002. — Volume 1: Dictionary. — 841 p. + — Volume 2: Indices. — 357 p. + — Volume 3: Phonetic Analysis. — 244 p. + 2002. — Volume 4: Addenda and Corrigenda. — 184 p.

Мальдівська мова 
 Maniku H. A. A concise etymological vocabulary of Dhivehi language. — Colombo: The Royal Asiatic Society of Sri Lanka, 2000. — xxiv, 261 p.

Іранські мови

Ваханська мова 
 Стеблин-Каменский И. М. Этимологический словарь ваханского языка. — : Петербургское Востоковедение, 1999. — 480 с.

Курдська мова 
 Цаболов Р. Л. Этимологический словарь курдского языка: в 2 т. — : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001—2010. — Т. I. — А-М. — 2001. — 687 с. + Т. II. — N-Ž. — 2010. — 536 с.

Осетинська мова 
 Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. В 5 т. -: Издательство АН СССР, 1958—1995.
 Cheung J., Studies in the Historical Development of the Ossetic Vocalism. — Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2002. — xxix, 331 p. — (Beiträge zur Iranistik, Bd. 21)
 Ченг Дж., Очерки исторического развития осетинского вокализма. / Под ред. Ю. А. Дзиццойты; пер. с англ. Т. К. Салбиева. — Владикавказ: Издательско-полиграфическое предприятие им. В. Гассиева, 2009. — 496 с.

Перська мова 
 Hasandust M. An etymological dictionary of Persian language. Tehran: Iranian Academy of Persian language and literature, 2004.
 Asatrian G. S. Etymological Dictionary of Persian. / Leiden Indo-European etymological dictionary series. vol. 12. Leiden: Brill, 2010. 1000 p.
 Golāma Makasūda Hilālī, Kalīm Sahasrāmī. A concise etymological dictionary of Persian language. Patna: Khuda Bakhsh Oriental Public Library, 1996. 32 p.

Пушту мова 
 Morgenstierne G. An Etymological Vocabulary of Pashto. — Oslo: J. Dybwad, 1927. — 120 p.
 Morgenstierne G. New Etymological Vocabulary of Pashto. / Compiled and Edited by J. Elfenbein, D. N. M. MacKenzie and Nicholas Sims-Williams. (Beiträge zur Iranistik, Bd. 23.). — Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2003. — VIII, 140 p. (in English)

Шугнанська група 
 Morgenstierne G. Etymological Vocabulary of the Shughni Group. — Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1974. — 119 p. — (Beitræge zur Iranistik, Bd. 6, II)

Інші індоєвропейські мови

Албанська мова 
 Meyer G. Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache. Straßburg, 1891.
 Huld M. E. Basic Albanian Etymologies. Columbus, Ohio. 1984.
 Çabej, Eqrem. Studime rreth etymologjisë së gjuhës shqipe. // Studime gjuhësore. I—II. Psh., 1986.
 Demiraj, Bardhyl. Albanische Etymologien. Amst.; Atlanta, 1997.
 Orel V. Albanian Etymological Dictionary. Leiden: Brill, 1998. 672 p.

Вірменська мова 
 Ачарян Гр. Етимологічний словник корінний вірменської мови (Hayeren armatakan barraran). 2-е вид. В 4 т. — : Вид. Єреванського Держ. університету, 1971—1979. (1-е вид. в 7 т. 1926—1935) (Вірменською мовою)
 Martirosyan Hrach K. Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon. / Leiden Indo-European etymological dictionary series. vol. 8. Leiden: Brill, 2009. 988 p.

Новогрецька мова 
 Ἀνδριώτης Ν. Π., Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. — Αθήνα: Institut Francais d' Athenes, 1951. — ιδ΄, 312 σ. — (Collection de l'Institut francais d'Athenes, 24))
 Ἀνδριώτης Ν. Π., Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. — 2η εκδ. — Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης — Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 1967. — [15], 442 σ.
 Ἀνδριώτης Ν. Π., Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. — 2η φωτοτυπική εκδ. — Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης — Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 1971. — κγ', 422 σ., ; 24 εκ.
 Ἀνδριώτης Ν. Π., Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. — 3ī εκδ. — Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μανόλη Tριανταφυλλίδη, 1983. — κγ', 436 σ.
 Ἀνδριώτης Ν. Π., Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. — 3ī εκδ. — Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών — Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1988. — κγ', 436 σ.
 Ἀνδριώτης Ν. Π., Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. — 3ī φωτοτυπική εκδ. — Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών — Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1990. — κγ', 436 σ.
 Ἀνδριώτης Ν. Π., Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. — 3ī φωτοτυπική εκδ. — Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών — Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1992. — κγ', 436 σ.
 Ἀνδριώτης Ν. Π., Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. — 3ī φωτοτυπική εκδ. — Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης — Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 1995. — κγ', 436 σ.
 Δαγκίτσης Κ. Ι., Ετυμολογικό λεξικό της νεοελληνικής (τόμος α΄ Α-Κ, τόμος β΄ Λ-Π). — Αθήνα: Βασιλείου, 1978—1984.
 Dictionnaire étymologique complémentaire de la langue grecque: Nouv. contrib. à l'interprétation hist. et comparée du vocabulaire. / A. J. van Windekens. — Leuven; Paris: Peeters Publishers & Booksellers, 1986 — XII, 256 p.
 Μπαμπινιώτης Γ., Ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας: Ιστορία των λέξεων: Με σχόλια και ένθετους πίνακες. — Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας, 2009. — 1720 σ.
 Συμεωνίδης Χ. Π., Ετυμολογικό λεξικό των νεοελληνικών οικωνυμίων. — Λευκωσία/Θεσσαλονίκη: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 2010. — Τόμος 1. — 1012 σ. + Τόμος 2. — 940 σ.

Непальська мова 
 Turner R. L., Turner D. R. A Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali language. — London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1931. — xxiv, 935 p.
 Turner R. L., Turner D. R. A Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali language. — reprint. — London: Routledge & Kegan Paul, 1961. — xxiv, 932 p.
 Turner R. L., Turner D. R. A Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali language. — reprint. — London: Routledge & Kegan Paul, 1965. — xxiii, 932 p.
 Turner R. L., Turner D. R. A Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali language. — 2nd revis. edit. — New York: Frederick Ungar Pub. Co. 1966. — xxiii, 932 p.
 Turner R. L., Turner D. R. A Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali language. — 2nd revis. edit. — London: Routledge & Kegan Paul, 1980. — xxiii, 932 p.
 Turner R. L., Turner D. R. A Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali language. — New Delhi: Allied Publishers, 1980. — xxiii, 932 p.
 Turner R. L., Turner D. R. A Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali language. — New Delhi: Allied Publishers, 1990. — xxiii, 932 p.
 Turner R. L., Turner D. R. A Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali language. — New Delhi: Allied Publishers, 1994. — xxiii, 932 p.
 Turner R. L., Turner D. R. A Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali language. — Nallakunta, Hyderabad: Adarsh Books, 2007. — xxiii, 932 p.

Тюркські мови

Башкирська мова 
 Гарипов Т. М., , Нафиков Ш. В. Историко-этимологический словарь башкирского языка. — Уфа: Изд-во БГПУ им. М. Акмуллы «Вагант», 2007—2009. — Вып. 1. — 140 с. + Вып. 2. — 27 с. — (Языки Башкортостана)
 Башҡорт теленең тарихи-этимилогик топонимик һүҙлеге. / Азат Камалов, Фирүзә Камалова. — Өфө: Китап, 2007. — 331, [1] с.

 Карачаєво-балкарська мова 
 Акьбайланы Х. М. Къарачай аскер терминле бла саўутла: илму-тинтиу ишни эсеблери = Акбаев Х. М. Карачаевская военная терминология и оружие: историко-этимологический словарь: [монография]. — Ставрополь: Аланский Эрмитаж, 2011. — 203 с.

 Киргизька мова 
 Кыргыз тилинин кыскача этимологиялык сөздүгү / К. Сейдакматов; АН КиргССР, Ин-т яз. и лит. — Фрунзе: Илим, 1988. — 332,[2] с. (Киргизькою мовою)
 Дженишбек Мочоев, Фавваз Аль-Дахер, Абдылдажан Акматалиев, Арабизмы в кыргызском языке: этимологический словарь. «Айбек», 1998

 Кумикська мова 
 Кадыраджиев К. С. Этимологический словарь кумыкского языка. — (до 2008, не виданий)

 Татарська мова 
 Әхмәтьянов Р. Г. Татар теленең кыскача тарихи — этимологик сүзлеге. — : Татарстан китап нәшрияты, 2001. — 272 б. [Ахметьянов Р. Г. Краткий историко-этимологический словарь татарского языка]. — : Татарское книжное издательство, 2001. — 272 с. (Татарською мовою)]
 Сагидуллин М. А. Семантико-этимологический словарь сибирскотатарских этнотопонимов. — [б.в.], 2003. — 19 с.
 Әхмәтьянов Р. Г. Татар теленеӊ этимологик сүзлеге. Дүрт томда. — Бөре: Бөре дәүләт педагогия институтына, 2005—2007-. — Т.1: (А-Й). — 2005 (Отд. множ. техники БирГПИ). — 232 с.+ [Ахметьянов Р. Г. Этимологический словарь татарского языка: в 4-х томах. — Бирск: Бирский государственный педагогический институт, 2005—2007-. (Татарською мовою, видано два томи)]

 Тувинська мова 
 Татаринцев Б. И. Этимологический словарь тувинского языка. В 5 т. / Отв. ред. Д. А. Монгуш; Тувинский институт гуманитарных исследований. — Новосибирск: Наука. СИФ РАН, 2000-2002-2004—2008-. — 735 с.+389 с.+440 с.+442 с. (Видано т. 1-4, видання триває)

 Турецька мова 
 Eren Hesen, Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü. — Ankara: Bizim Büro Basımevi, 1999. — 512 sf.
 Nişanyan Sevan, Sözlerin Soyağacı — Çağdaş Türkçe'nin Etimolojik Sözlüğü. — Istanbul: Adam Beyoğlu Yayinlari, 2002. — 543 sf.
 Nişanyan Sevan, Sözlerin Soyağacı — Çağdaş Türkçe'nin Etimolojik Sözlüğü. — Gözden geçirilmiş 2.basım. — Istanbul: Adam Beyoğlu Yayinlari, 2003. — xxii, 561 sf.
 Nişanyan Sevan, Sözlerin Soyağacı — Çağdaş Türkçe'nin Etimolojik Sözlüğü. — Gözden geçirilmiş 2.basım. — Istanbul: Adam Beyoğlu Yayinlari, 2004. — xxii, 561 sf.
 Nişanyan Sevan, Sözlerin Soyağacı — Çağdaş Türkçe'nin Etimolojik Sözlüğü. — Gözden geçirilmiş 3.basım. — Istanbul: Adam Beyoğlu Yayinlari, 2007. — 724 sf.
 Nişanyan Sevan, Sözlerin Soyağacı — Çağdaş Türkçe'nin Etimolojik Sözlüğü. — Genişletilmiş gözden geçirilmiş 4.basım. — Istanbul: Adam Beyoğlu Yayinlari, 2009. — xviii, 773 sf. — (Everest Yayınları. Sözlük dizisi; 2.)
 Nişanyan Sevan, Sözlerin Soyağacı — Çağdaş Türkçe'nin Etimolojik Sözlüğü. — 5 basım. — Istanbul: Everest Yayınları, 2010. — 773 sf.
 Eyuboğlu İsmet Zeki, Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü. / Editör Diren Yardımlı. — Istanbul: Sosyal Yayınları, 2004. — 866 sf.
 Kiraz Erkan, Etimolojik Türkçe Sözlük Kelime-Köken. — 2006. — 330 sf.

 Чуваська мова 
 Золотницкий Н. И. Корневой чувашско-русскій словарь, сравненный съ языками и нарѣчіями разныхъ народовъ тюркскаго, финскаго и другихъ племенъ / Сост. Н. И. Золотницкий. — : Типографія Императорского Университета, 1875. — VIII, 279 с.
 Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка / Под ред. В. И. Котлеева; сост. В. Г. Егоров. — Чебоксары: Чувашское государственное издательство, 1964. — 355 с.
 Егоров Н. И. Женские личные имена низовых чувашей-язычников // Культура и быт низовых чувашей. Материалы комплексной экспедиции института в чувашские селения Татарской АССР, Ульяновской и Куйбышевской областей в 1984 г.: [сб. ст]. / Под ред. А. Е. Горшкова, В. П. Иванова. — Чебоксары: Ордена «Знак Почета» Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР, 1986. — 103, [1] с. — С. 97
 Егоров Н. И. Женские личные имена низовых чувашей-язычников — II (А-Й). Краткий этимологический словарь чувашских дохристианских личных имен // Вопросы фонетики, грамматики и ономастики чувашского языка: Сб. ст. / Отв. ред. И. П. Павлов, ЧНИИ. — Чебоксары: Ордена «Знак Почета» Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР, 1987. — 88, [2] с. — С. 54-71.
 Петров Л. П. Этимология чувашских дохристианских имен — I. // Вопросы фонетики, грамматики и ономастики чувашского языка: Сб. ст. / Отв. ред. И. П. Павлов, ЧНИИ. — Чебоксары: Ордена «Знак Почета» Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР, 1987. — 88, [2] с. — С. 72-79
 Федотов М. Р. Этимологический словарь чувашского языка. В 2-х тт. — Чебоксары: Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 1996. — 470 с.+509 с.
 Федотов М. Р. Этимологический словарь чувашского языка. — 2-е изд., испр. и доп. — Чебоксары: Издательство Чувашского университета, 2002. — 470 с.
 Федотов М. Р. Словарь чувашских нехристианских личных имен. — Чебоксары: Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 1998. — 148 с.

 Якутська мова Попов Г. В. Этимологический словарь якутского языка. В 3 ч. — Часть 1, А-Дь = Саха тылын этимологичаскай тылдьыта. 1 чааха, А-Дь. — Новосибирск: Наука, 2003—. — 178 с. (Видана ч. 1)

 Уральські мови 

 Угорська мова 
 Gombocz Z., Melich J. Magyar etimológiai szótár (EtSz). I—II. — Budapest, 1914—1944.
 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I—IV köt. / Főszerk. Benkő Loránd. — Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967—1984.
 A Magyar szókészlet finnugor elemei: Etimológiai szótár (MSzFE). / Szerk. Rédei Károly. — Budapest: Akadémiai Kiadó, I. (A-Gy) 1967.; II. (H-M) 1971.; III. (N-Zs) 1978
 Kiss Lajos, Földrajzi nevek etimológiai szótára I—II (FNESz). 4. bőv., jav. kiadás. — Budapest: Akadémiai, 1988.
 Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. I—II Bn. / Erarb. im Inst. für Sprachwiss. der Ung. Akad. der Wiss; Hrsg. Loránd Benko. — Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991—1997.
 Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen I—III (EWUng). / Főszerk. Benkő Loránd. — Budapest: Akadémiai Kiadó, 1993—1997
 Miklós K. Régi magyar családnevek szótára. XIV—XVII. század. — Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1993. — 1172 lap.
 Tótfalusi I. Magyar etimológiai nagyszótár. — Budapest: Arcanum Adatbázis, [2001].
 Etimológiai szótár: Magyar szavak és toldalékok eredete. / Főszerk. Zaicz Gábor. — Budapest: Tinta, 2006. — XXI, 998 lap.
 Toth A.. Etymological Dictionary of Hungarian (EDH). — Hague: Mikes International, 2007. — 792 p.

 Комі мова 
 Uotila T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. — Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1938. — VIII, 191 s. — (Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten, 6).
 Гуляев Е. С. Этимологический словарь коми языка. — Сыктывкар: Научный архив Коми научного центра Уральского отделения РАН. — Т. I: Буквы М—П (рукопись). 1966. Ф.1, оп. 11, ед. хр. 269. — 278 с. + Т. II: Буквы Р—Я (рукопись). 1966. Ф.1, ед. хр. 270. — 355 с.
 Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка: в 2 ч. / Под ред. В. И. Лыткина. — М.: Наука, 1970. — 386 с.
 Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Дополнения к Краткому этимологическому словарю коми языка. // Коми филология: труды Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР. Вып. 18. / Отв. ред. Г. Г. Бараксанов. — Сыктывкар: Изд-во Коми фил. АН СССР, 1975. — приложение.
 Гуляев Е. С. Два дополнения к «Краткому этимологическому словарю коми языка» // Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum: Budapestini habitus 9—15 Septembris 1975. Pars 3: Acta sectionis linguisticae. / Cur. Gábor Bereczki, János Gulya. — Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981. — S. 347—349. — 451 s.
 Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка. / Под ред. В. И. Лыткина. — Переизд. с доп. — Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1999. — 430 с.
 Хаузенберг А. Р. Названия животных в коми языке (сравнительно-исторический анализ). / Под ред. В. Халлапа; Издание АН Эстонской ССР. — Таллин: Бит, 1972. — 238 с.
 Туркин А. И. Краткий коми топонимический словарь. — Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1981. — 110 с.
 Туркин А. И. Топонимический словарь Коми АССР . — Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1986. — 144 с.
 Ляшев В. А., Безносикова Л. М., Айбабина Е. А., Забоева Н. К. Школьный этимологический словарь коми языка. / Под. ред. Кароя Редеи. — Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1996. — 240 с. — ISBN 5-7555-0552-7
 Этимологический словарь современных прозвищ Республики Коми. / Под ред. Н. И. Волковой; Коми государственный педагогический институт, Коми республиканский очно-заочный лицей-интернат для одаренных детей из сельской местности при КГПИ. — Сыктывкар: Коми государственный педагогический институт, 2003. — 52 с.

 Марійська мова 
 Гордеев Ф. И. Этимологический словарь марийского языка. / Под ред. И. С. Галкина. — Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1979—1983. — Т. 1: А-Б. — 1979. — 254, [1] с.; — Т. 2: В-Д. — 1983. — 287 с.

 Мокшанська і ерзянська мови 
 Келин М. А., Мосин М. В., Цыганкин Д. В. Мокшень кялень нюрхкяня этимологический словарь. — Саранск, 1981. 92 с.
 Вершинин В. И. Этимологический словарь мордовских (эрзянского и мокшанского) языков. — Т. 1-4. — Йошкар-Ола, 2004—2009. (Не завершений, видання триває)

 Удмуртська мова 
 Алатырев В. И. Этимологический словарь удмуртского языка: Буквы А, Б: 778 словарных статей  / Под ред. В. М. Вахрушева, С. В. Соколова. — Ижевск: Научно-исследовательский институт истории, экономики, языка и литературы при Совете Министров Удмуртской АССР, 1988. — 238, [2] с.

 Фінська мова 
 Toivonen Y., Itkonen E., Joki A., Peltola R., Tanner S., Cronstedt S. Suomen kielen etymologinen sanakirja. — I—VII. — Helsinki, 1955—1981.
 Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. / Ed. by E. Itkonen and U.-M. Kulonen. — I—III. — Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1992—2000.
 Meri, Veijo. Sanojen synty. — Uud. laitos. 4, täyd. pain. Jyväskylä. — Helsinki: Gummerus, 1985. — 457 s.
 Koukkunen K. Vierassanojen etymologinen sanakirja. — Helsinki: WS Bookwell Oy, 1990. — XIX, 714 s. — (Nykysuomen sanakirja, 8)
 Häkkinen K.. Etymologinen sanakirja. — Porvoo [etc.] [u.a.]: Söderström, 1987. — XLVI, 406 s. — (Nykysuomen sanakirja, 6)
 Häkkinen K.. Nykysuomen etymologinen sanakirja. — Helsinki: WS Bookwell Oy, 2004. — 1633 s. — (WSOY sanakirjat)
 Häkkinen K.. Nykysuomen etymologinen sanakirja. — 2 painos. — Juva: WS Bookwell Oy, 2004. — 1633 s. — (WSOY sanakirjat)
 Häkkinen K.. Nykysuomen etymologinen sanakirja. — 3 painos. — Helsinki: WS Bookwell Oy, 2005. — 1633 s. — (WSOY sanakirjat)
 Häkkinen K.. Nykysuomen etymologinen sanakirja. — 4 painos. — Juva: WS Bookwell Oy, 2007. — 1633 s. — (WSOY sanakirjat)
 Häkkinen K.. Nykysuomen etymologinen sanakirja. — 5 painos. — Juva: WS Bookwell Oy, 2011. — 1634 s. — (WSOY sanakirjat)

 Естонська мова 
 Alo Raun, Eesti keele etümoloogiline teatmik. — Rooma; Toronto: Maarjamaa, 1982. — XV, 222 lk.
 J. Mägiste, Estnisches etymologisches Wörterbuch. — I—XII. — Helsinki: Finnisch-Ugrische Gesellschaft, 1982—1983.
 Iris Metsmägi, Meeli Sedrik, Sven-Erik Soosaar, Eesti etümoloogiasõnaraamat. — Tallinn: Eesti Keele Instituut, Eesti Keele Sihtasutus, 2012. — 792 lk.

 Семітські мови 

 Арабська мова 
 Белова А. Г. Этимологический словарь древнеарабской лексики (на материале избранных текстов доисламской поэзии). — : Институт востоковедения РАН, 2012- . — Вып. 1: Алиф—Ра. — 2012. — 284 с.

 Іврит 
 Klein E. A Comprehensive Etymological dictionary of the Hebrew language for readers in English. — Jerusalem: Carta; [Haifa]: University of Haifa, 1987. — 721 p.

 Інші мови Євразії 
 Аникин А. Е. Этимологический словарь русских заимствований в языках Сибири. — Новосибирск: Наука, 2003. — 788 с.

 Монгольська мова 
 Raiky A. Mongolian Etymological Dictionary. Budapest, 2006.

 Китайська мова 
 辞源　（全套1-4册，修订版）．－香港出版，商务印书馆，1984. (Этимологический словарь китайского языка. в 4-х т. Гонконг: Изд-во «Шаньу Иньшугуань», репр. вид. 1984)
 Baxter W. H. An Etymological Dictionary Of Common Chinese Characters. — Center for Chinese Studies, Asian Languages and Cultures, Department of Linguistics, University of Michigan, 2000. — 201 p.

 Баскська мова 
 Löpelmann M. Etymologisches Wörterbuch der baskischen Sprache. Dialekte von Labourd, Nieder-Navarra und La Soule. 2 Bände. — Berlin: Walter de Gruyter, 1968.
 Trask L. Etymological Dictionary of Basque. Ed. Max W. Wheeler. Falmer, UK: University of Sussex, 2008. — 418 p. (див. онлайн )

 Бурушаскі мова 
 Ilija Čašule, Basic Burushaski Etymologies: The Indo-European and Paleo-Balkanic Affinities of Burushaski / LINCOM Etymological Studies 01, LINCOM Europa, 1998. 90 p.

 Мови Африки 
 Leslaw W. Etymological dictionary of Harari. Berkeley-L. A., 1963.

 Глобальна етимологія 
 J. D. Bengtson, M. Ruhlen. Global Etymologies / On the Origin of Languages: Studies in Linguistic Taxonomy. Stanford, CA: Stanford University Press, 1994
 Allan R. Bomhard. Reconstructing Proto-Nostratic: Comparative Phonology, Morphology, and Vocabulary. Vol .1-2. Leiden Indo-European etymological dictionary series. vol. 6. Leiden; Boston: Brill, 2008

 Інші 
 Lokotsch K., Etymologisches Wörterbuch der europäischen (germanischen, romanischen und slavischen) Wörter orientalischen Ursprungs. — Heidelberg, 1927. — XVH. 242 S.
 M. Heydari-Malayeri, An Etymological Dictionary of Astronomy and Astrophysics English-French-Persian . LERMA, Observatoire de Paris, 2006
 Ali Nourai, An Etymological Dictionary of Persian, English and other Indo-European Languages. Book on Demand, 1600. [re-print]
 Schwartzman S. The Words of Mathematics: An Etymological Dictionary of Mathematical Terms Used in English. Washington: The Mathematical Association of America, 1994. 270 p.
 Поспелов Е. М. Географические названия мира: Топонимический словарь: Свыше 5 000 единиц. / Отв. ред. Р. А. Агеева. — : «Русские словари», 1998. — 372 с.
 Бобылёв В. Н. Краткий этимологический словарь научно-технических терминов. — : Логос, 2004. — 99 с.
 Благодарный В. В., Мелешко В. И. Физические термины: краткий этимологический словарь. — : Чистые пруды, 2006. — 48 с. — (Библиотечка «Первого сентября», серия «Физика». Вып. 2(8))
 Блау М. Г. Судьба эпонимов. 300 историй происхождения слов. Словарь—справочник . — : Энас, 2010. — 272 с. — ISBN 978-5-93196-932-9.
 Nehmé M. = نعمة، مصطفى, Dictionnaire étymologique de la flore du Liban: noms scientifiques et leur étymologie: noms français, anglais et arabes: noms arabes translittérés = المعجم الاشتقاقي لنباتات لبنان. — Beyrouth, Liban: Librairie du Liban éditeurs, 2000. — 368, 48 p.
 Nehmé M., Etymological dictionary of Syrian flora: scientific names and their etymology: Arabic, English and French names. — Beirut: Librairie du Liban, 2008. — 452 p.

 Примітки 

 Література 
 Мельничук О. С.'' Етимологічний словник // Українська мова: Енциклопедія. / Ред. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк. —  : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2000. — С. 161—162. — 752 с. — ISBN 9-66-749207-9.
 Селігей П. О. Видання етимологічної літератури: вчора і сьогодні // Наука України у світовому інформаційному просторі. — 2015. — Вип. 11. — С. 113—119 .

Див. також 
 Етимологічний правопис